Астрага́л (Astragalus) — рід однорічних і багаторічних трав'янистих рослин, рідше напівкущів і кущів родини бобових.

a 
 Astragalus aaronii (Eig) Zohary
 Astragalus abbreviatus Kar. & Kir.
 Astragalus abnormalis Rech.f.
 Astragalus abolinii Popov
 Astragalus aboriginum Spreng.
 Astragalus abruptus Krytzka
 Astragalus absentivus Maassoumi
 Astragalus acantherioceras Rech.f. & Koie
 Astragalus acanthocarpus Boriss.
 Astragalus acanthochristianopsis Rech.f. & Koie
 Astragalus acaulis Baker
 Astragalus acceptus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus accidens S.Watson
 Astragalus accumbens E.Sheld.
 Astragalus achundovii B.Fedtsch.
 Astragalus ackerbergensis Freyn & Sint.
 Astragalus ackermanii Barneby
 Astragalus acmophylloides Grossh.
 Astragalus acormosus Basil.
 Astragalus acutifolius Bunge
 Astragalus acutirostris S.Watson
 Astragalus adanus A.Nelson
 Astragalus adpressipilosus Gontsch.
 Astragalus adsurgens Pall.
 Astragalus adulterinus Podlech
 Astragalus aduncus Willd.
 Astragalus adzharicus Popov
 Astragalus aegacanthoides R.Parker
 Astragalus aegobromus Boiss. & Hohen.
 Astragalus aeluropus Bunge
 Astragalus aemulans (Nevski) Gontsch.
 Astragalus aequalis Clokey
 Astragalus affghanus Boiss.
 Astragalus afghanomontanus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus aflatunensis B.Fedtsch.
 Astragalus afyonicus (Ponert) Ponert
 Astragalus agameticus Lipsky
 Astragalus agassii Manden.
 Astragalus agnicidus Barneby
 Astragalus agraniotii Boiss.
 Astragalus agrestis G.Don
 Astragalus aharicus Maassoumi & Podlech
 Astragalus ahmed-adlii Bornm. & Gauba
 Astragalus ahouicus Parsa
 Astragalus aiwadzhii B.Fedtsch.
 Astragalus ajfreidii Aitch. & Baker
 Astragalus ajubensis Bunge
 Astragalus akkensis Coss.
 Astragalus aksaicus Schischkin
 Astragalus aksaricus Pavlov
 Astragalus aksuensis Bunge
 Astragalus aktauensis Gontsch.
 Astragalus al-hamedensis Rech.f.
 Astragalus alaarczensis Vassilcz.
 Astragalus alabugensis B.Fedtsch.
 Astragalus alaicus Freyn
 Astragalus alamliensis Rech.f.
 Astragalus alaschanensis H.C.Fu
 Astragalus alaschanus Maxim.
 Astragalus alatavicus Kar. & Kir.
 Astragalus albanicus Grossh.
 Astragalus albens Greene
 Astragalus albertii Bunge
 Astragalus albertoregelia C.Winkl. & B.Fedtsch.
 Astragalus albicans Bong.
 Astragalus albicaulis DC.
 Astragalus albido-flavus K.T.Fu
 Astragalus albulus Wooton & Standl.
 Astragalus aleppicus Boiss.
 Astragalus alexandrii Kharadze
 Astragalus alexeenkoi Gontsch.
 Astragalus alexeji Gontsch.
 Astragalus algarbiensis Bunge
 Astragalus algerianus E.Sheld.
 Astragalus aligudarzicus Parsa
 Astragalus alitschuri O.Fedtsch.
 Astragalus allochrous A.Gray
 Astragalus allotricholobus Nabelek
 Astragalus aloisii I.Deml
 Astragalus alopecias Pall.
 Astragalus alopecuroides L.
 Astragalus alopecurus Pall.
 Astragalus alpamarcae A.Gray
 Astragalus alpinus L.
 Astragalus altaicola Podlech
 Astragalus altimurensis I.Deml
 Astragalus altus Wooton & Standl.
 Astragalus alvordensis M.E.Jones
 Astragalus alyssoides Lam.
 Astragalus amabilis Popov
 Astragalus amarus Pall.
 Astragalus amatus Clos
 Astragalus ambigens Popov
 Astragalus amblytropis Barneby
 Astragalus americanus (Hook.) M.E.Jones
 Astragalus amherstianus Benth.
 Astragalus ammodendroides Bornm.
 Astragalus ammodendron Bunge
 Astragalus ammodytes Pall.
 Astragalus ammotrophus Bunge
 Astragalus amnis-amissi Barneby
 Astragalus amphioxys A.Gray
 Astragalus ampullarioides (S.L. Welsh) S.L. Welsh
 Astragalus ampullarius S.Watson
 Astragalus amygdalinus Bunge
 Astragalus anacamptoides Sirj. & Rech.f.
 Astragalus anacamptus Bunge
 Astragalus anacardius Bunge
 Astragalus anachoreticus Podlech
 Astragalus ancistrocarpus Boiss. & Hausskn.
 Astragalus andaulgensis B.Fedtsch.
 Astragalus andersianus Podlech
 Astragalus andersonii A.Gray
 Astragalus androssovianus Gontsch.
 Astragalus anemophilus Greene
 Astragalus anfractuosus Bunge
 Astragalus angarensis Bunge
 Astragalus angreni Lipsky
 Astragalus angustatus Boiss.
 Astragalus angustiflorus K.Koch
 Astragalus angustifoliolatus K.T.Fu
 Astragalus angustifolius Lam.
 Astragalus angustissimus Bunge
 Astragalus angustus (M.E. Jones) M.E. Jones
 Astragalus anisacanthus Boiss.
 Astragalus anisomerus Bunge
 Astragalus anisus M.E.Jones
 Astragalus ankylotus Fisch. & C.A.Mey.
 Astragalus anni-novi Burkart
 Astragalus annularis Forssk.
 Astragalus anserinifolius Boiss.
 Astragalus anserinus N.D.Atwood & al.
 Astragalus antheliophorus I.Deml
 Astragalus anthosphaerus Rech.f. & Gilli
 Astragalus antoninae Grig.
 Astragalus anxius Meinke & Kaye
 Astragalus aphanassjievii Gontsch.
 Astragalus aphthonus Rech.f. & Aellen
 Astragalus apiculatus Gontsch.
 Astragalus apollineus Boiss. & Heldr.
 Astragalus applegatii M.Peck
 Astragalus apricus Bunge
 Astragalus aqrabatensis Podlech
 Astragalus aquilanus Anzal.
 Astragalus aquilonius (Barneby) Barneby
 Astragalus arbelicus Bornm.
 Astragalus arbuscula Pall.
 Astragalus archibaldii Podlech
 Astragalus arcuatus Kar. & Kir.
 Astragalus ardahelicus Parsa
 Astragalus ardakensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus arenarius L.
 Astragalus arequipensis Vogel
 Astragalus arganaticus Regel & Herder
 Astragalus argentinus Manganaro
 Astragalus argentocalyx Podlech
 Astragalus argophyllus Torr. & A.Gray
 Astragalus arguricus Bunge
 Astragalus argutensis Bunge
 Astragalus argyroides Beck
 Astragalus argyrostachys Boiss.
 Astragalus arianus Gontsch.
 Astragalus aridovallicola P.C. Li
 Astragalus aridus A.Gray
 Astragalus arizonicus A.Gray
 Astragalus arkalycensis Bunge
 Astragalus armatus Willd.
 Astragalus armeniacus Boiss.
 Astragalus arnoldii Hemsl. & H.Pearson
 Astragalus arnottianus (Gillies) Reiche
 Astragalus arrectus A.Gray
 Astragalus artemisiformis Rassulova
 Astragalus arthurii M.E.Jones
 Astragalus arvatensis Gontsch.
 Astragalus aschuturi B.Fedtsch.
 Astragalus asclepiadoides M.E.Jones
 Astragalus askius Bunge
 Astragalus aspadanus Bunge
 Astragalus asper Jacq.
 Astragalus aspindzicus Manden. & Chinth.
 Astragalus asplundii I.M.Johnst.
 Astragalus aspreticola Podlech
 Astragalus assadii Maassoumi & Podlech
 Astragalus asterias Steven
 Astragalus asymmetricus E.Sheld.
 Astragalus athranthus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus atraphaxifolius Rassulova
 Astragalus atratus S.Watson
 Astragalus atricapillus Bornm.
 Astragalus atropilosulus (Hochst.) Bunge
 Astragalus atropubescens J.M.Coult. & Fisher
 Astragalus atropurpureus Boiss. & Heldr.
 Astragalus atrovinosus Popov
 Astragalus atwoodii S.L.Welsh & K.H.Thorne
 Astragalus aucheri Boiss.
 Astragalus auganus Bunge
 Astragalus aulieatensis Popov
 Astragalus auratus Gontsch.
 Astragalus austinae M.E. Jones
 Astragalus austiniae A.Gray
 Astragalus australis (L.) Lam.
 Astragalus austriacus Jacq.
 Astragalus austroaegaeus Rech.f.
 Astragalus austroargentinus Gomez-Sosa
 Astragalus austrodarvasicus Rassulova
 Astragalus austrodshungaricus Golosk.
 Astragalus austroferganicus Kamelin & R.Vinogr.
 Astragalus austrosachalinensis N.S.Pavlova
 Astragalus austrosibiricus Schischkin
 Astragalus autranii Bald.
 Astragalus avicennicus Parsa
 Astragalus azizii Maassoumi
 Astragalus aznabjurticus Grossh.

b 
 Astragalus baba-alliar Parsa
 Astragalus babakhanloui Maassoumi & Podlech
 Astragalus babatagii Popov
 Astragalus bachardeni Kamelin & Kovalevsk.
 Astragalus bachmarensis Grossh.
 Astragalus badamensis Popov
 Astragalus badghysi Popov
 Astragalus baghlanensis I.Deml
 Astragalus bahrakianus Grey-Wilson
 Astragalus baionensis Loisel.
 Astragalus baissunensis Lipsky
 Astragalus baitagensis N.Ulziykh.
 Astragalus bakaliensis Bunge
 Astragalus bakuensis Bunge
 Astragalus balchanensis Boriss.
 Astragalus balchaschensis Sumnev.
 Astragalus baldshuanicus Popov
 Astragalus balearicus Chater
 Astragalus balfourianus G.Simpson
 Astragalus balkaricus Sytin
 Astragalus bamianicus Podlech
 Astragalus banzragczii N.Ulziykh.
 Astragalus baranovii Popov
 Astragalus barbatus Lam.
 Astragalus barnassari Grossh.
 Astragalus barnebyi S.L.Welsh & N.D.Atwood
 Astragalus bashgalensis Podlech
 Astragalus bashmensis Maassoumi
 Astragalus basiflorus E.Peter
 Astragalus basilicus Podlech & Maassoumi
 Astragalus basilii Kamelin & Kovalevsk.
 Astragalus basineri Trautv.
 Astragalus batangensis E.Peter
 Astragalus baxoiensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus bayattii Bornm. & Gauba
 Astragalus bazmanicus Podlech
 Astragalus beathii C.L.Porter
 Astragalus beatleyae Barneby
 Astragalus beckerianus Trautv.
 Astragalus beckii Bornm.
 Astragalus beckwithii Torr. & A.Gray
 Astragalus behboudii Sirj. & Rech.f.
 Astragalus beketowi (Krasn.) B.Fedtsch.
 Astragalus belcheraghensis Podlech
 Astragalus bellus (Kuntze) R.E.Fr.
 Astragalus bergii Hieron.
 Astragalus bernardinus M.E.Jones
 Astragalus berteri Colla
 Astragalus berterianus (Moris) Reiche
 Astragalus bezudensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus bhotanensis Baker
 Astragalus bibracteolatus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus bibullatus Barneby & E.L.Bridges
 Astragalus bicolor Lam.
 Astragalus bicristatus A.Gray
 Astragalus bicuspis Fisch.
 Astragalus bidentatus Kunth
 Astragalus biebersteinii Bunge
 Astragalus bifidus Turcz.
 Astragalus bifoliolatus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus bijugus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus bilobatoalatus (Rassulova) Podl.
 Astragalus biovulatus Bunge
 Astragalus birjandicus Parsa
 Astragalus bischkendicus Gontsch.
 Astragalus biserrula Bunge
 Astragalus bisulcatus (Hook.) A.Gray
 Astragalus bithynicus (Bornm.) Podl. & Sytin
 Astragalus blandulus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus bobrovii B.Fedtsch.
 Astragalus bodeanus Fisch.
 Astragalus bodinii E.Sheld.
 Astragalus boelckei Gomez-Sosa
 Astragalus boeticus L.
 Astragalus bogensis Rassulova
 Astragalus bolanderi A.Gray
 Astragalus bombycinus Boiss.
 Astragalus bonariensis Gomez-Sosa
 Astragalus bor-bulakensis Rassulova
 Astragalus bordschensis Bornm.
 Astragalus borissianus Gontsch.
 Astragalus bornmuellerianus B.Fedtsch.
 Astragalus borodinii Krasn.
 Astragalus borraginaceus Rech.f.
 Astragalus borujerdicus Parsa
 Astragalus bosbutooensis Nikitina & Sudn.
 Astragalus bossuensis Popov
 Astragalus bounophilus Boiss.
 Astragalus bourgaeanus Coss.
 Astragalus bourgovii A.Gray
 Astragalus bowes-lyonii Podlech
 Astragalus brachybotrys Bunge
 Astragalus brachycarpus M.Bieb.
 Astragalus brachycentrus Fisch.
 Astragalus brachylobus DC.
 Astragalus brachyodontus Boiss.
 Astragalus brachypetalus Trautv.
 Astragalus brachypodus Boiss.
 Astragalus brachypus Schrenk
 Astragalus brachyrachis Popov
 Astragalus brachysemia Podl. & L.R. Xu
 Astragalus brachystachys DC.
 Astragalus brachytrichus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus brachytropis (Stev.) C.A.Mey.
 Astragalus brackenridgei A.Gray
 Astragalus bracteosus Boiss. & Noe
 Astragalus brahuicus Bunge
 Astragalus brandegeei Porter
 Astragalus brandegei Porter & J.M.Coult.
 Astragalus brauntonii Parish
 Astragalus brazoensis Buckley
 Astragalus brevialatus H.T.Tsai & T.F.Yu
 Astragalus brevicalyx (Eig) Ponert
 Astragalus brevidens Freyn & Sint.
 Astragalus brevidentatiformis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus brevifolius Ledeb.
 Astragalus brevipes Bunge
 Astragalus brevipetiolatus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus breviscapus B.Fedtsch.
 Astragalus brevivexillatus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus breweri A.Gray
 Astragalus brotherusii Podlech
 Astragalus bruguieri Boiss.
 Astragalus brunsianus Bornm.
 Astragalus bryantii Barneby
 Astragalus bryogenes Barneby
 Astragalus bucharicus Regel
 Astragalus buchtormensis Pall.
 Astragalus buhseanus Bunge
 Astragalus bungeanus Boiss.
 Astragalus burkartii I.M.Johnst.
 Astragalus burqinensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus buschiorum Galushko
 Astragalus bustillosii Clos
 Astragalus butkovii Popov
 Astragalus bylowae Elenevsky

c 
 Astragalus cachinalensis Phil.
 Astragalus caeruleopetalinus Y.C.Ho
 Astragalus caespitosulus Gontsch.
 Astragalus calamistratus Podlech
 Astragalus calcareus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus calcicolus Podlech
 Astragalus californicus (A.Gray) Greene
 Astragalus callainus Podlech
 Astragalus callichrous Boiss.
 Astragalus calliphysa Bunge
 Astragalus callistachys Buhse
 Astragalus callithrix Barneby
 Astragalus calycinus M.Bieb.
 Astragalus calycosus S.Watson
 Astragalus camelorum Barbey
 Astragalus camptoceras Bunge
 Astragalus camptodontoides G.Simpson
 Astragalus camptodontus Franch.
 Astragalus camptopus Barneby
 Astragalus campylanthoides Bornm.
 Astragalus campylanthus Boiss.
 Astragalus campylorhynchus Fisch. & C. Mey.
 Astragalus campylorrhynchus Fisch. & C.A.Mey.
 Astragalus campylosema Boiss.
 Astragalus campylotrichus Bunge
 Astragalus canadensis L.
 Astragalus cancellatus Bunge
 Astragalus canescens (Hook. & Arn.) Reiche
 Astragalus canoflavus Popov
 Astragalus canus Bunge
 Astragalus capillipes Bunge
 Astragalus capito Boiss.
 Astragalus caprinus L.
 Astragalus captiosus Boriss.
 Astragalus caraganae Hohen.
 Astragalus carduchorum Boiss.
 Astragalus caricinus (M.E.Jones) Barneby
 Astragalus carinatus (Hook. & Arn.) Reiche
 Astragalus carmanicus Bornm.
 Astragalus carminis Barneby
 Astragalus caroli-henrici I.Deml
 Astragalus cartilagineus Gontsch.
 Astragalus casapaltensis Ball
 Astragalus casei A.Gray
 Astragalus castaneiformis S.Watson
 Astragalus castetteri Barneby
 Astragalus catabostrychos I.Deml & Podlech
 Astragalus catacamptus Bunge
 Astragalus caudicosus Galkina & Nabiev
 Astragalus caulescens (Gontsch.) Abdusal.
 Astragalus cavanillesii Podlech
 Astragalus cemerinus Beck
 Astragalus cenorrhynchus Barneby
 Astragalus centralis E.Sheld.
 Astragalus cephalanthus DC.
 Astragalus ceramicus E.Sheld.
 Astragalus cerasinus Baker
 Astragalus ceratoides M.Bieb.
 Astragalus cercidophacos Podlech & Maassoumi
 Astragalus cernuiflorus Gontsch.
 Astragalus cerussatus E.Sheld.
 Astragalus chaetodon Bunge
 Astragalus chaetolobus Bunge
 Astragalus chaetopodus Bunge
 Astragalus chagyabensis C.C.Ni & P.C.Li
 Astragalus chaidamuensis (S.B. Ho) Podl. & L.R. Xu
 Astragalus chalaranthus Boiss. & Hausskn.
 Astragalus chalilovii B.Fedtsch.
 Astragalus chamaeleuce A.Gray
 Astragalus chamaemeniscus Barneby
 Astragalus chamaephyton Podl. & L.R. Xu
 Astragalus chamaesarathron Rech.f.
 Astragalus chamissonis (Vogel) Reiche
 Astragalus changaicus N.Ulziykh.
 Astragalus changduensis Y.C.Ho
 Astragalus changmuicus C.C.Ni & P.C.Li
 Astragalus charadzeae Grossh.
 Astragalus chardinii Boiss.
 Astragalus charguschanus Freyn
 Astragalus chartostegius Boiss. & Hausskn.
 Astragalus chateri Vassilcz.
 Astragalus chengkangensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus chilienshanensis Y.C.Ho
 Astragalus chinensis L.f.
 Astragalus chingoanus Kamelin
 Astragalus chionanthus Popov
 Astragalus chionobiiformis C.C.Towns.
 Astragalus chiukiangensis H.T.Tsai & T.F.Yu
 Astragalus chiwensis Bunge
 Astragalus chloodes Barneby
 Astragalus chlorodontus Bunge
 Astragalus chlorostachys Lindl.
 Astragalus chlorostegius Boiss. & Hausskn.
 Astragalus chloroxanthinus (Freyn & Bornm.) Ponert
 Astragalus chodshamastonicus Pachom.
 Astragalus chodshenticus B.Fedtsch.
 Astragalus chomutowii B.Fedtsch.
 Astragalus chordorrhizus Bunge
 Astragalus chorgossicus Lipsky
 Astragalus chorinensis Bunge
 Astragalus chorizanthus Rech.f. & Gilli
 Astragalus chrysomallus Bunge
 Astragalus chrysopterus Bunge
 Astragalus chrysostachys Boiss.
 Astragalus chubsugulicus N.Ulziykh.
 Astragalus chubutensis Speg.
 Astragalus chuskanus Barneby & Spellenb.
 Astragalus cibarius E.Sheld.
 Astragalus cicer L.
 Astragalus ciceroides Sosn.
 Astragalus cimae M.E.Jones
 Astragalus cinereus Willd.
 Astragalus circumdatus Greene
 Astragalus cisoxanus Podlech
 Astragalus citoinflatus Bondarenko
 Astragalus citrinus Bunge
 Astragalus clandestinus (Phil.) Reiche
 Astragalus clarianus Jeps.
 Astragalus clarkeanus Ali
 Astragalus clerceanus Iljin & Krasch.
 Astragalus clevelandii Greene
 Astragalus clusii Boiss.
 Astragalus coahuilae M.E.Jones
 Astragalus coarctatus Trautv.
 Astragalus cobrensis A.Gray
 Astragalus coccineus (Parry) Brandegee
 Astragalus cochabambensis Gómez-Sosa
 Astragalus coelestis Boiss.
 Astragalus coeruleus Parsa
 Astragalus cognatus C.A.Mey.
 Astragalus colhuensis Gomez-Sosa
 Astragalus collenettiae Hedge & Podlech
 Astragalus collinus (Hook.) G.Don
 Astragalus coltonii M.E.Jones
 Astragalus columbianus Barneby
 Astragalus coluteocarpus Boiss.
 Astragalus coluteopsis Parsa
 Astragalus commixtus Bunge
 Astragalus commodus (Bunge) Maassoumi
 Astragalus comosus Bunge
 Astragalus complanatus Bunge
 Astragalus complicatus Hook. & Arn.
 Astragalus compositus Pavlov
 Astragalus compressus Ledeb.
 Astragalus concinnus Bunge
 Astragalus concretus Benth.
 Astragalus confertissimus Kitam.
 Astragalus confertus Bunge
 Astragalus confiniorum Boriss.
 Astragalus confinis I.M.Johnst.
 Astragalus confusus Bunge
 Astragalus congdonii S.Watson
 Astragalus congestus Baker
 Astragalus conjunctus S.Watson
 Astragalus connectens Podlech
 Astragalus consanguineus Bong. & C.A.Mey.
 Astragalus consobrinus (Barneby) S.L.Welsh
 Astragalus conspicuus Boriss.
 Astragalus constrictus Turrill
 Astragalus contortuplicatus L.
 Astragalus controversus Maassoumi & Podlech
 Astragalus convallarius Greene
 Astragalus coquimbensis (Hook. & Arn.) Reiche
 Astragalus cordatus Bunge
 Astragalus coriaceus Hemsl.
 Astragalus corniculatus M.Bieb.
 Astragalus cornu-caprae Sirj. & Rech.f.
 Astragalus cornubovis Lipsky
 Astragalus cornutus (Pall.) Kuntze
 Astragalus coronilla Bunge
 Astragalus corrugatus Bertol.
 Astragalus corydalinus Bunge
 Astragalus costatus Bunge
 Astragalus cottamii S.L.Welsh
 Astragalus cottonianus Aitch. & Baker
 Astragalus cottonii M.E.Jones
 Astragalus cracca DC.
 Astragalus craibianus G.Simpson
 Astragalus crassicarpus Nutt.
 Astragalus crassifolius Ulbr.
 Astragalus crassispinus Bunge
 Astragalus cremnophylax Barneby
 Astragalus crenatus Schult.
 Astragalus cretaceus Boiss. & Kotschy
 Astragalus crispocarpus Nabelek
 Astragalus cronquistii Barneby
 Astragalus crotalariae A.Gray
 Astragalus cruckshanksii (Hook. & Arn.) Griseb.
 Astragalus crymophilus I.M.Johnst.
 Astragalus cryptanthus Wedd.
 Astragalus crypticus I.M.Johnst.
 Astragalus cryptobotrys I.M.Johnst.
 Astragalus cuatrecasasii J.F.Macbr.
 Astragalus cuneifolius Bunge
 Astragalus cupulicalycinus S.B.Ho & Y.C.Ho
 Astragalus curtipes A.Gray
 Astragalus curvicarpus (E.Sheld.) J.F.Macbr.
 Astragalus curvicaulis (Clos) Reiche
 Astragalus curvidens Freyn & Bornm.
 Astragalus curviflorus Boiss.
 Astragalus curvipes Trautv.
 Astragalus curvirostris Boiss.
 Astragalus cuscutae Bunge
 Astragalus cusickii A.Gray
 Astragalus cutleri (Barneby) S.L. Welsh
 Astragalus cuyanus Gomez-Sosa
 Astragalus cyaneus A.Gray
 Astragalus cyclophyllon Beck
 Astragalus cymbicarpos Brot.
 Astragalus cymboides M.E.Jones
 Astragalus cyri Fomin
 Astragalus cyrtobasis Boiss.
 Astragalus cyrusianus Parsa
 Astragalus cysticalyx Ledeb.
 Astragalus cystocarpus Boriss.
 Astragalus cytisoides Bunge
 Astragalus czilduchtaroni Kamelin

d 
 Astragalus dabanshanicus Yu-H. Wu
 Astragalus dactylocarpus Boiss.
 Astragalus daenaensis Boiss.
 Astragalus daghestanicus Grossh.
 Astragalus dahuricus (Pall.) DC.
 Astragalus dalaiensis Kitag.
 Astragalus daleae Greene
 Astragalus danicus Retz.
 Astragalus daqingshanicus Z.G. Jiang & Z.T. Yin
 Astragalus darii Sirj. & Rech.f.
 Astragalus darlingtonii Podlech
 Astragalus darmadanicus Podlech
 Astragalus darumbium (Colla) Clos
 Astragalus darwasicus Basil.
 Astragalus darwinianus Gómez-Sosa
 Astragalus dasyanthus Pall.
 Astragalus dasysemius (D.F. Chamb. & V.A. Matthews) Ponert
 Astragalus datunensis Y.C.Ho
 Astragalus davidii Franch.
 Astragalus deanei (Rydb.) Barneby
 Astragalus debequaeus S.L.Welsh
 Astragalus decemjugus Bunge
 Astragalus degensis Ulbr.
 Astragalus degilmonus Rassulova
 Astragalus deickianus Bornm.
 Astragalus dekazygus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus delicatulus Podlech
 Astragalus demavendicolus Bornm. & Gauba
 Astragalus demavendicus Boiss. & Buhse
 Astragalus demetrii Charadze
 Astragalus deminutivus I.M.Johnst.
 Astragalus dendroides Kar. & Kir.
 Astragalus dendroproselius Rech.f.
 Astragalus densiflorus Kar. & Kir.
 Astragalus densus Popov
 Astragalus denticulatus Podlech
 Astragalus depauperatus Ledeb.
 Astragalus dependens Bunge
 Astragalus depressus L.
 Astragalus desereticus Barneby
 Astragalus despectus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus desperatus M.E.Jones
 Astragalus deterior (Barneby) Barneby
 Astragalus detritalis M.E.Jones
 Astragalus devestitus Pazij & Vved.
 Astragalus dianthoides Boriss.
 Astragalus dianthus Bunge
 Astragalus diaphanus Hook.
 Astragalus dictamnoides Gontsch.
 Astragalus dictyolobus Bunge
 Astragalus didymocarpus Hook. & Arn.
 Astragalus didymophysus Bunge
 Astragalus dielsii J.F.Macbr.
 Astragalus dieterlei Podlech
 Astragalus dietrichii Kirchhoff
 Astragalus dignus Boriss.
 Astragalus dillinghamii J.F.Macbr.
 Astragalus dilutus Bunge
 Astragalus diminutivus (Phil.) Gómez-Sosa
 Astragalus dingjiensis C.C.Ni & P.C.Li
 Astragalus diopogon Bunge
 Astragalus dipelta Bunge
 Astragalus diphacus S.Watson
 Astragalus discernendus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus discessiflorus Gontsch.
 Astragalus discolor Maxim.
 Astragalus dissectus B. Fedtsch. & Ivanova
 Astragalus distantior Turrill
 Astragalus distentus Boriss.
 Astragalus distinctissimus Rech.f. & Edelb.
 Astragalus distinens Macloskie
 Astragalus distortus Torr. & A.Gray
 Astragalus diversifolius A.Gray
 Astragalus djenarensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus djilgensis Franch.
 Astragalus dodtii Phil.
 Astragalus dolichocarpus Popov
 Astragalus dolichochaete Diels
 Astragalus dolichophyllus Pall.
 Astragalus dolichopodus Freyn
 Astragalus dolinicola (Brullo & Giusso) Brullo & Giusso
 Astragalus dolius Boiss. & Hausskn.
 Astragalus dolona Czerep.
 Astragalus dombeyi Fisch.
 Astragalus domeykoanus (Phil.) Reiche
 Astragalus donianus DC.
 Astragalus doshman-ziariensis Maassoumi & Podlech
 Astragalus douglasii (Torr. & A.Gray) A.Gray
 Astragalus drabelliformis Barneby
 Astragalus drasianus ""H.J.Chowdhery, Uniyal & Balodi""
 Astragalus drummondii Hook.
 Astragalus drupaceus Boiss.
 Astragalus dschangartensis Sumnev.
 Astragalus dsharfi B.Fedtsch.
 Astragalus dsharkenticus Popov
 Astragalus duanensis Sumnev.
 Astragalus duchesnensis M.E.Jones
 Astragalus dulungkiangensis P.C. Li
 Astragalus dumetorum Hand.-Mazz.
 Astragalus durandianus Aitch. & Baker
 Astragalus dutreulii (Franch.) Grubov & N.Ulziykh.
 Astragalus dzebrailicus Grossh.

e 
 Astragalus eastwoodiae M.E.Jones
 Astragalus ebenoides Boiss.
 Astragalus eburneus Bornm. & Gauba
 Astragalus ecbatanus Bunge
 Astragalus echanensis Podlech
 Astragalus echinatus Murray
 Astragalus echinops Boiss.
 Astragalus edelbergianus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus edmondi (Kuntze) E. Sheld.
 Astragalus edmondsonii Podlech
 Astragalus edmondstonei (Hook.f.) Robinson
 Astragalus edulis Bunge
 Astragalus effusus Bunge
 Astragalus efoliatus Hand.-Mazz.
 Astragalus efoliolatus Hand.-Mazz.
 Astragalus egglestonii (Rydb.) Kearney & Peebles
 Astragalus eigii Kirchhoff
 Astragalus ekbergii Podlech
 Astragalus elatior Kitam.
 Astragalus ellipsoideus Ledeb.
 Astragalus elwendicus Bornm.
 Astragalus elymaiticus Boiss. & Hausskn.
 Astragalus emarginatus Labill.
 Astragalus emoryanus (Rydb.) Cory
 Astragalus endopterus (Barneby) Barneby
 Astragalus endytanthus Podlech & I.Deml
 Astragalus englerianus Ulbr.
 Astragalus ensifer Nabelek
 Astragalus ensiformis M.E.Jones
 Astragalus epiglottis L.
 Astragalus episcopus S.Watson
 Astragalus equisolensis Neese & S.L.Welsh
 Astragalus eremiticus E.Sheld.
 Astragalus eremophilus Boiss.
 Astragalus eremospartoides Regel
 Astragalus erinifolius Pau
 Astragalus eriocarpus DC.
 Astragalus erioceras Ledeb.
 Astragalus erionotus Bunge
 Astragalus eriopodus Boiss.
 Astragalus eriostomus Bornm.
 Astragalus erivanensis Bornm. & Woronow
 Astragalus ernestii H.F.Comber
 Astragalus ertterae Barneby & Shevock
 Astragalus erubescens Podlech
 Astragalus ervoides Hook. & Arn.
 Astragalus erwinii-gaubae Sirj. & Rech.f.
 Astragalus erythrolepis Boiss.
 Astragalus erythrosemius Boiss.
 Astragalus esferayanicus Podlech & Maassoumi
 Astragalus esperanzae M.E.Jones
 Astragalus etezadianus Parsa
 Astragalus euchlorus K.T.Fu
 Astragalus eucosmus Robinson
 Astragalus eugenii Grossh.
 Astragalus euoplus Trautv.
 Astragalus eupeplus Barneby
 Astragalus eurekensis M.E.Jones
 Astragalus eurylobus (Barneby) Barneby
 Astragalus eusarathron I.Deml & Podlech
 Astragalus evanensis Maassoumi & Podlech
 Astragalus exasperatus Basil.
 Astragalus excedens Popov & Kult.
 Astragalus exilis A.S.Korol.
 Astragalus eximius Bunge
 Astragalus exscapus L.

f 
 Astragalus fabaceus M.Bieb.
 Astragalus fabrisii Gomez-Sosa
 Astragalus facetus Maassoumi & Podlech
 Astragalus falcatus Lam.
 Astragalus falciformis Desf.
 Astragalus falcigerus Popov
 Astragalus falconeri Bunge
 Astragalus famatinae I.M.Johnst.
 Astragalus fangensis G.Simpson
 Astragalus farctissimus Lipsky
 Astragalus farctus Bunge
 Astragalus faridanicus Parsa
 Astragalus farkharensis Podlech
 Astragalus farmanfarmajani Sirj. & Rech.f.
 Astragalus fastidius (Kellogg) M.E.Jones
 Astragalus faurei Maire
 Astragalus fedorovii Takht.
 Astragalus fedtschenkoanus Lipsky
 Astragalus feensis M.E.Jones
 Astragalus fenzelianus E.Peter
 Astragalus ferdovsicus Parsa
 Astragalus ferganensis (Popov) A.S.Korol.
 Astragalus ferociformis ""Sirj., Rech.f. & Aellen""
 Astragalus ferox Boriss.
 Astragalus fetissowii B.Fedtsch.
 Astragalus fialae Degen
 Astragalus filamentosus Bunge
 Astragalus filicaulis Kar. & Kir.
 Astragalus filidens Podl. & L.R. Xu
 Astragalus filiformis Pall.
 Astragalus filipes A.Gray
 Astragalus firuzkuhensis Podlech
 Astragalus fissuralis F.N.Alex.
 Astragalus flabellatus Podlech
 Astragalus flavocreatus I.M.Johnst.
 Astragalus flavovirens K.T.Fu
 Astragalus flavus Torr. & A.Gray
 Astragalus flemingii Ali
 Astragalus flexicaulis Sosn.
 Astragalus flexilipes Bornm.
 Astragalus flexuosus G.Don
 Astragalus flexus Fisch.
 Astragalus floccosifolius Sumnev.
 Astragalus floridulus Podlech
 Astragalus floridus Bunge
 Astragalus follicularis Pall.
 Astragalus forrestii G.Simpson
 Astragalus fragiferus Bunge
 Astragalus fragrans Willd.
 Astragalus francisquitensis M.E.Jones
 Astragalus franziskae I.Deml
 Astragalus fraternellus Bornm.
 Astragalus fraxinifolius DC.
 Astragalus freitagii I.Deml
 Astragalus freynii Albov
 Astragalus frickii Bunge
 Astragalus fridae Rech.f.
 Astragalus frigidus (L.) A.Gray
 Astragalus froedinii Murb.
 Astragalus fruticosus Forssk.
 Astragalus fucatus Barneby
 Astragalus fuhsii Freyn & Sint.
 Astragalus fukangensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus fuliginosus Beck
 Astragalus funereus M.E.Jones
 Astragalus fursei Podlech

g 

 Astragalus gagnieui Maassoumi & Podlech
 Astragalus galactites Pall.
 Astragalus galbineus Maassoumi
 Astragalus galegiformis L.
 Astragalus galiifolius Podlech
 Astragalus gambelianus E.Sheld.
 Astragalus garbancillo Cav.
 Astragalus gardanicaphtharicus Rassulova
 Astragalus gaubae Bornm.
 Astragalus gaudanensis B.Fedtsch.
 Astragalus gebleri Bong.
 Astragalus gemellus Podlech
 Astragalus geminiflorus Humb. & Bonpl.
 Astragalus geniculatus Desf.
 Astragalus gentryi Standl.
 Astragalus georgii Gontsch.
 Astragalus germaini Phil.
 Astragalus gerruensis Bornm. & Sirj.
 Astragalus getschesarensis Sirj. & Bornm.
 Astragalus geyeri A.Gray
 Astragalus gezeldarensis Grossh.
 Astragalus gharemanii Maassoumi & Podlech
 Astragalus ghaznianus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus ghoratensis Podlech
 Astragalus ghorbandicus Podlech
 Astragalus gibbsii Kellogg
 Astragalus gifanicus Maassoumi & Podlech
 Astragalus giganteus S.Watson
 Astragalus gilensis Greene
 Astragalus gilgitensis Ali
 Astragalus gillettii C.C.Towns.
 Astragalus gillii Sirj.
 Astragalus gilmanii Tiderstr.
 Astragalus gjunaicus Grossh.
 Astragalus glabellus Podlech
 Astragalus glaberrimus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus glabrescens Gontsch.
 Astragalus glabristylus Turrill
 Astragalus glabritubus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus glacialis Lovric
 Astragalus gladiatus Boiss.
 Astragalus glaucacanthos Fisch.
 Astragalus glaucops Bornm.
 Astragalus glaucus M.Bieb.
 Astragalus glaux L.
 Astragalus globiceps Bunge
 Astragalus globosus Vahl
 Astragalus glomeratus Ledeb.
 Astragalus glumaceus Boiss.
 Astragalus glycyphylloides DC.
 Astragalus glycyphyllos L.
 Astragalus gobi-altaicus N.Ulziykh.
 Astragalus gobicus Hanelt & Davazamc
 Astragalus goktschaicus Grossh.
 Astragalus goldmanii M.E.Jones
 Astragalus golestanicus Maassoumi & Podlech
 Astragalus golmuensis Y.C.Ho
 Astragalus gombo Bunge
 Astragalus gompholobium Bunge
 Astragalus gonggamontis P.C. Li
 Astragalus gongliuensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus gongshanensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus goniatus Nutt.
 Astragalus gontscharovii Vassilcz.
 Astragalus gorczakovskii L.I.Vassiljeva
 Astragalus goreanus Aitch. & Baker
 Astragalus gorodkovii Jurtzev
 Astragalus gracaninii Micevski
 Astragalus gracilidentatus S.B.Ho
 Astragalus gracilipes Bunge
 Astragalus gracilis Nutt.
 Astragalus graecus Boiss. & Spruner
 Astragalus grahamianus Benth.
 Astragalus grammocalyx Boiss. & Hohen.
 Astragalus granitovii N.Ulziykh.
 Astragalus graveolens Benth.
 Astragalus grayi S.Watson
 Astragalus gregarius I.Deml
 Astragalus greggii S.Watson
 Astragalus gregorii B.Fedtsch. & Basil.
 Astragalus grey-wilsonianus Podlech
 Astragalus griffithii Bunge
 Astragalus grigorjewi B. Fedtsch.
 Astragalus griseus Boiss.
 Astragalus groetzbachii Podlech
 Astragalus grubovii Sanchir
 Astragalus gruinus Barneby
 Astragalus gryphus Bunge
 Astragalus guatemalensis Hemsl.
 Astragalus gubanovii N.Ulziykh.
 Astragalus gudrunensis Boiss.
 Astragalus gueldenstaedtiae Bunge
 Astragalus guinanicus Yu-H. Wu
 Astragalus guttatus Banks & Sol.
 Astragalus gymnopodus Boiss.
 Astragalus gypsaceus Beck
 Astragalus gypsodes Barneby

h 
 Astragalus habamontis K.T.Fu
 Astragalus hadroacanthus Rech.f. & Gilli
 Astragalus haematinus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus haematosemius Sirj. & Bornm.
 Astragalus haesitabundus Lipsky
 Astragalus hafez-shirazi Parsa
 Astragalus hajastanus Grossh.
 Astragalus hallii A.Gray
 Astragalus hamadanus Boiss.
 Astragalus hamiensis S.B.Ho
 Astragalus hamiltonii C.L.Porter
 Astragalus hamosus L.
 Astragalus hamrinensis Bornm.
 Astragalus hancockii Bunge
 Astragalus handelii H.T.Tsai & T.F.Yu
 Astragalus harbisonii Barneby
 Astragalus harpilobus Kar. & Kir.
 Astragalus harpocarpus Meffert
 Astragalus harringtonii (Rydb.) Hultén
 Astragalus harrisonii Barneby
 Astragalus harsukhianus Rech.f.
 Astragalus hartmanii Rydb.
 Astragalus hartwegii Benth.
 Astragalus hauarensis Boiss.
 Astragalus havianus E.Peter
 Astragalus hebecarpus S.B.Ho
 Astragalus hedgeanus Podlech
 Astragalus hedgei Kirchhoff
 Astragalus hedinii Ulbr.
 Astragalus helgurdensis C.C.Towns.
 Astragalus helleri Fenzl
 Astragalus helmii DC.
 Astragalus hemiphaca Kar. & Kir.
 Astragalus hemsleyi Aitch. & Baker
 Astragalus hendersonii Baker
 Astragalus henrimontanensis S.L.Welsh
 Astragalus henryi Oliv.
 Astragalus heptapotamicus Sumnev.
 Astragalus herbertii Maassoumi
 Astragalus hermannii Freitag & Podlech
 Astragalus heterodontus Boriss.
 Astragalus heterodoxus Bunge
 Astragalus heterotrichus Gontsch.
 Astragalus heydei Baker
 Astragalus hickenii Gomez-Sosa
 Astragalus hidalgensis (Rydb.) Barneby
 Astragalus himalayanus Klotzsch
 Astragalus hintonii Barneby
 Astragalus hirsutus Vahl
 Astragalus hirticalyx Boiss.
 Astragalus hirtulus Ledeb.
 Astragalus hirtus Bunge
 Astragalus hispanicus Bunge
 Astragalus hispidulus DC.
 Astragalus hissaricus Lipsky
 Astragalus hoantchy Franch.
 Astragalus hoffmeisteri (Klotzsch) Ali
 Astragalus hohenackeri Boiss.
 Astragalus holargyreus Bunge
 Astragalus holmgreniorum Barneby
 Astragalus hololeios Bornm.
 Astragalus hololeucoides (Boiss.) Podl. & Sytin
 Astragalus holophyllus Boriss.
 Astragalus holopsilus Bunge
 Astragalus holopterus Bunge
 Astragalus holosemius Bunge
 Astragalus hoodianus Howell
 Astragalus hornii A.Gray
 Astragalus horridissimus Sirj. & Bornm.
 Astragalus horridus Boiss.
 Astragalus hosackioides Benth. ex Baker f.
 Astragalus hoshanbaoensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus hostilis Boiss.
 Astragalus hotianensis S.B.Ho
 Astragalus howellii A.Gray
 Astragalus hsinbaticus P.Y.Fu & Y.A.Chen
 Astragalus huiningensis Y.C.Ho
 Astragalus hulunensis P.Y.Fu & Y.A.Chen
 Astragalus humifusus Willd.
 Astragalus humilis M.Bieb.
 Astragalus humillimus A.Gray
 Astragalus humistratus A.Gray
 Astragalus huochengensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus husseinovii Rzazade
 Astragalus huthianus Freyn & Bornm.
 Astragalus hyalolepis Bunge
 Astragalus hymenocalyx Boiss.
 Astragalus hymenocystis Fisch. & C.A.Mey.
 Astragalus hymenostegis Fisch.
 Astragalus hypogaeus Ledeb.
 Astragalus hypoglottis L.
 Astragalus hypoleucus S.Schauer
 Astragalus hypoxylus S.Watson
 Astragalus hypsogenus I.M.Johnst.
 Astragalus hyrcanus Pall.
 Astragalus hysophilus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus hystrix Fisch. & C.A.Mey.

i 
 Astragalus ibicinus Boiss. & Hausskn.
 Astragalus ibrahimianus Maire
 Astragalus icmadophilus Hand.-Mazz.
 Astragalus idaeus Bunge
 Astragalus idrietorum Barneby
 Astragalus igniarius Popov
 Astragalus igoschinae Kamelin & Jurtzev
 Astragalus ikonnikovii Podlech
 Astragalus iliensis Bunge
 Astragalus iljinii Rzazade
 Astragalus illinii I.M.Johnst.
 Astragalus imbecillus Maassoumi & Podlech
 Astragalus imbricatus Boriss.
 Astragalus imetensis Boriss.
 Astragalus imitans Podlech
 Astragalus imitensis Ali
 Astragalus impexus Podlech
 Astragalus inaequalifolius Basil.
 Astragalus incanus L.
 Astragalus incertus Ledeb.
 Astragalus indistinctus Podlech & Maassoumi
 Astragalus indurescens Gontsch.
 Astragalus inexpectatus Maassoumi & Podlech
 Astragalus infestus Boiss.
 Astragalus inflatus DC.
 Astragalus inflexus G.Don
 Astragalus infractus Sumnev.
 Astragalus innominatus Boriss.
 Astragalus inopinatus Boriss.
 Astragalus inquilinus Maassoumi
 Astragalus insignis Gontsch.
 Astragalus insularis Kellogg
 Astragalus intarrensis Franch.
 Astragalus intercedens Rech.f.
 Astragalus intermedius Kar. & Kir.
 Astragalus inversus M.E.Jones
 Astragalus involutivus Sumnev.
 Astragalus inyoensis E.Sheld.
 Astragalus iochrous Barneby
 Astragalus iodanthus S.Watson
 Astragalus iodopetalus (Rydb.) Barneby
 Astragalus ionae Palib.
 Astragalus iranshahrii Maassoumi & Podlech
 Astragalus irinaea B.Fedtsch.
 Astragalus irisuensis Boriss.
 Astragalus irmingardis Podlech
 Astragalus isabellae Dunn
 Astragalus ischredensis Bunge
 Astragalus iselyi S.L.Welsh
 Astragalus ishigensis Kom.
 Astragalus ishkamishensis Podlech
 Astragalus iskanderi Lipsky
 Astragalus isphairamicus B.Fedtsch.

j 
 Astragalus jabbor-khailii Kitam.
 Astragalus jaegerianus Munz
 Astragalus jagnobicus Lipsky
 Astragalus jaliscensis (Rydb.) Barneby
 Astragalus janthinus Boiss. & Hausskn.
 Astragalus japonicus H.Boissieu
 Astragalus jarmolenkoi Gontsch.
 Astragalus jaxarticus Pavlov
 Astragalus jejunus S.Watson
 Astragalus jesdianus Boiss. & Buhse
 Astragalus jessenii Bunge
 Astragalus jiazaensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus jiuquanensis S.B.Ho
 Astragalus jodostachys Boiss. & Buhse
 Astragalus jodotropis Boiss.
 Astragalus joergensenii I.M.Johnst.
 Astragalus johannis Boiss.
 Astragalus johannis-howellii Barneby
 Astragalus johnstonii Gómez-Sosa
 Astragalus jolderensis B.Fedtsch.
 Astragalus josephi E.Peter
 Astragalus junatovii Sanchir
 Astragalus juniperetorum Gontsch.
 Astragalus junussovii Rassulova
 Astragalus juratzkanus Freyn & Sint.
 Astragalus juzepczukii (Galushko) Galushko

k 
 Astragalus kabadianus Lipsky
 Astragalus kabristanicus Grossh.
 Astragalus kadshorensis Bunge
 Astragalus kaghysmani Gontsch.
 Astragalus kahiricus DC.
 Astragalus kandaharensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus karabilicus Popov
 Astragalus karakugensis Bunge
 Astragalus karakuschensis Gontsch.
 Astragalus karataviensis Pavlov
 Astragalus karateginii Gontsch.
 Astragalus karatjubeki Golosk.
 Astragalus karelinianus Popov
 Astragalus karkarensis Popov
 Astragalus karputanus Boiss. & Noe
 Astragalus kasachstanicus Golosk.
 Astragalus kaschkadarjensis Gontsch.
 Astragalus kashafensis Podlech
 Astragalus kashgakius Parsa
 Astragalus kashmarensis Maassoumi & Podlech
 Astragalus kashmirensis Bunge
 Astragalus kaswinensis Bornm.
 Astragalus kaufmannii Krylov
 Astragalus kavirensis Freitag
 Astragalus kawakamii Matsum.
 Astragalus kazbeki Kharadze
 Astragalus kazymbeticus Sumnev.
 Astragalus kelifi Lipsky
 Astragalus kelleri Popov
 Astragalus keminensis Isakov
 Astragalus kendewanensis Gilli
 Astragalus kendyrlyki Popov
 Astragalus kenkolensis B.Fedtsch.
 Astragalus kenteicus N.Ulziykh.
 Astragalus kentrophyta A.Gray
 Astragalus keratensis Bunge
 Astragalus keredjensis (Bornm. & Gauba) Podl.
 Astragalus kerkukiensis Bornm.
 Astragalus kermanicus Parsa
 Astragalus kermanschahanenicus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus kermanschahensis Bornm.
 Astragalus kerrii P.J.Knight & A.C.Cully
 Astragalus kessleri Trautv.
 Astragalus keyserlingii Bunge
 Astragalus khadjouicus Parsa
 Astragalus khalifatensis Ali
 Astragalus khaneradarensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus khasianus Bunge
 Astragalus khorramabadensis Bornm.
 Astragalus khoshjailensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus khwaja-muhammadensis Podlech
 Astragalus kialensis G.Simpson
 Astragalus kifonsanicus Ulbr.
 Astragalus kirghisorum Gontsch.
 Astragalus kirilovii (Kar. & Kir.) Podl.
 Astragalus kirpicznikovii Grossh.
 Astragalus kirrindicus Boiss.
 Astragalus kjurendaghi V.V.Nikitin
 Astragalus klementzii N.Ulziykh.
 Astragalus knappii Bornm.
 Astragalus knightii Barneby
 Astragalus knorringianus Boriss.
 Astragalus koelzii Barneby
 Astragalus kohrudicus Bunge
 Astragalus koikitaensis Rassulova
 Astragalus kokandensis Bunge
 Astragalus kolymensis Jurtzev
 Astragalus komarovii Lipsky
 Astragalus kongrensis Baker
 Astragalus kopalensis Kamelin
 Astragalus kopetdaghi Boriss.
 Astragalus korolkowii Bunge
 Astragalus korotkovae Kamelin & Kovalevsk.
 Astragalus korovinianus Barneby
 Astragalus koschukensis Boiss.
 Astragalus koslovii N.Ulziykh.
 Astragalus kralikii Batt.
 Astragalus krascheninnikovii Kamelin
 Astragalus krasnovii Popov
 Astragalus krauseanus Regel
 Astragalus kronenburgii Kneuck.
 Astragalus kubensis Grossh.
 Astragalus kudrjaschovii A.S.Korol.
 Astragalus kugartensis Boriss.
 Astragalus kukkonenii Podlech
 Astragalus kulabensis Lipsky
 Astragalus kunarensis Podlech
 Astragalus kungurensis Boriss.
 Astragalus kunlunensis H. Ohba, S. Akiyama & S.K. Wu
 Astragalus kuramensis Baker
 Astragalus kurdaicus Sumnev.
 Astragalus kurtschumensis Bunge
 Astragalus kuschakevitschii O.Fedtsch.
 Astragalus kuschakewiczi O.Fedtsch.
 Astragalus kuschkensis Boriss.
 Astragalus kushmasarensis Vassilcz.
 Astragalus kusnetzovii Popov ex Kovalevsk.
 Astragalus kustanaicus Popov

l 
 Astragalus laccoliticus (M.E. Jones) S.L. Welsh
 Astragalus lacei (Ali) Kirchhoff
 Astragalus laceratus Lipsky
 Astragalus lachnolobus Kovalevsk. & Vved.
 Astragalus lacteus Heldr. & Sartori
 Astragalus lactiflorus Ledeb.
 Astragalus laetabilis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus laetus Bunge
 Astragalus lagopoides Lam.
 Astragalus laguriformis Freyn
 Astragalus laguroides Pall.
 Astragalus lalandei Podlech
 Astragalus lalesarensis Bornm.
 Astragalus lambinonii Podlech
 Astragalus lamondiae I.Deml
 Astragalus lancearius A.Gray
 Astragalus lanceolatus Bunge
 Astragalus lancifolius Gontsch.
 Astragalus lang-ranii (S.B. Ho) Podl.
 Astragalus langtangensis Podlech
 Astragalus lanuginosus Kar. & Kir.
 Astragalus laricus Boiss.
 Astragalus laristanicus Bornm. & Gauba
 Astragalus lasaensis C.C.Ni & P.C.Li
 Astragalus lasiocalyx Gontsch.
 Astragalus lasioglottis M.Bieb.
 Astragalus lasiopetalus Bunge
 Astragalus lasiophyllus Ledeb.
 Astragalus lasiosemius Boiss.
 Astragalus laspurensis Ali
 Astragalus latifolius Lam.
 Astragalus latiunguiculatus Y.C.Ho
 Astragalus lavrenkoi Kamelin
 Astragalus laxmannii Jacq.
 Astragalus layneae Greene
 Astragalus leansanicus Ulbr.
 Astragalus ledinghamii Barneby
 Astragalus legionensis Barneby
 Astragalus lehmannianus Bunge
 Astragalus leibergii M.E.Jones
 Astragalus leiophyllus Freyn & Bornm.
 Astragalus leiophysa Bunge
 Astragalus leiosemius (Lipsky) Popov
 Astragalus lemmonii A.Gray
 Astragalus lentiformis A.Gray
 Astragalus lentiginosus Hook.
 Astragalus lentilobus Kamelin & Kovalevsk.
 Astragalus leonardii Maassoumi
 Astragalus leontinus Wulfen
 Astragalus lepidus Podlech
 Astragalus lepsensis Bunge
 Astragalus leptaleus A.Gray
 Astragalus leptocarpus Torr. & A.Gray
 Astragalus leptocaulis Ledeb.
 Astragalus leptocladus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus leptophysus Vved.
 Astragalus leptorhaphis Bornm. & Gauba
 Astragalus leptus Boiss.
 Astragalus lessertioides Bunge
 Astragalus leucargyreus Bornm.
 Astragalus leucocalyx Popov
 Astragalus leucocephalus Bunge
 Astragalus leucocladus Bunge
 Astragalus leucolobus M.E.Jones
 Astragalus leucophanus Bornm.
 Astragalus levidensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus levieri Freyn
 Astragalus levitubus H.T.Tsai & T.F.Yu
 Astragalus licentianus Hand.-Mazz.
 Astragalus lilacinus Boiss.
 Astragalus limariensis O.Muniz
 Astragalus limnocharis Barneby
 Astragalus limprichtii Ulbr.
 Astragalus linczevskii Gontsch.
 Astragalus lindheimeri A.Gray
 Astragalus lineatus Lam.
 Astragalus linifolius (Osterh.) Osterh.
 Astragalus lioui H.T.Tsai & T.F.Yu
 Astragalus lipschitzii Pavlov
 Astragalus lipskyi Popov
 Astragalus lithophilus Kar. & Kir.
 Astragalus litostachys Boiss. & Hausskn.
 Astragalus littoralis (Hook.) J. Rousseau
 Astragalus litwinowianus Gontsch.
 Astragalus litwinowii Lipsky
 Astragalus loanus Barneby
 Astragalus lonchocarpus Torr.
 Astragalus longicuspis Bunge
 Astragalus longidentatus Chater
 Astragalus longilobus E.Peter
 Astragalus longimucronulatus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus longipetalus Chater
 Astragalus longipetiolatus Popov
 Astragalus longirostratus Pau
 Astragalus longiscapus C.C.Ni & P.C.Li
 Astragalus longisepalus Rassulova
 Astragalus longissimus (M.E.Jones) Barneby
 Astragalus longistipitatus Boriss.
 Astragalus longistylus Bunge
 Astragalus looseri I.M.Johnst.
 Astragalus lorinserianus Freyn
 Astragalus lotiflorus Hook.
 Astragalus lovensis Rech.f.
 Astragalus lucidus H.T.Tsai & T.F.Yu
 Astragalus luculentus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus lugubris Rech.f. & Koie
 Astragalus lumsdenianus Aitch. & Baker
 Astragalus lunatus Pall.
 Astragalus lupulinus Pall.
 Astragalus luristanicus Freyn
 Astragalus lurorum Bornm.
 Astragalus lussiae Rzazade
 Astragalus lustricola Podl. & L.R. Xu
 Astragalus luteocarpus Baker
 Astragalus luteolus H.T.Tsai & T.F.Yu
 Astragalus lutosus M.E.Jones
 Astragalus luxurians Bunge
 Astragalus lyallii A.Gray
 Astragalus lychnobius Podl. & L.R. Xu
 Astragalus lycioides Boiss.
 Astragalus lyonnetii Barneby

m 
 Astragalus maassoumii Podlech
 Astragalus mackewiczii Gontsch.
 Astragalus macriculus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus macrobotrys Bunge
 Astragalus macrocephalus Willd.
 Astragalus macroceras C.A.Mey.
 Astragalus macrocladus Bunge
 Astragalus macrodon (Hook. & Arn.) A.Gray
 Astragalus macronyx Bunge
 Astragalus macropelmatus Bunge
 Astragalus macropetalus Schrenk
 Astragalus macropodium Lipsky
 Astragalus macropterus DC.
 Astragalus macropus Bunge
 Astragalus macrosemius Boiss.
 Astragalus macrostachys DC.
 Astragalus macrostephanus (S.B. Ho) Podl. & L.R. Xu
 Astragalus macrotrichus E.Peter
 Astragalus macrotropis Bunge
 Astragalus macrourus Fisch. & C.A.Mey.
 Astragalus maddenianus Benth. ex Baker f.
 Astragalus magdalenae Greene
 Astragalus magellanicus Gomez-Sosa
 Astragalus magistratus Maassoumi & al.
 Astragalus magnificus Kolak.
 Astragalus magnifolius Parsa
 Astragalus maharluensis Bornm. & Gauba
 Astragalus mahoschanicus Hand.-Mazz.
 Astragalus mailiensis B.Fedtsch.
 Astragalus maireanus Greuter & Burdet
 Astragalus maiusculus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus majevskianus Krylov
 Astragalus malacoides Barneby
 Astragalus malacophyllus Hort. ex G. Don, in Loudon
 Astragalus malacus A.Gray
 Astragalus malcolmii Hemsl.
 Astragalus managettae Sirj. & Rech.f.
 Astragalus managildensis B.Fedtsch.
 Astragalus mangeri Bornm.
 Astragalus manucehrii Sirj. & Rech.f.
 Astragalus maowensis (P.C. Li) Podl. & L.R.Xu
 Astragalus maraziensis Rzazade
 Astragalus mareoticus Delile
 Astragalus marguzaricus Lipsky
 Astragalus marianus (Rydb.) Barneby
 Astragalus marinus Boriss.
 Astragalus mario-sousae A.E. Estrada, Villareal & Yen-Mendez
 Astragalus maritimus Moris
 Astragalus maroccanus Braun-Blanq. & Maire
 Astragalus masenderanus Bunge
 Astragalus massalskyi B.Fedtsch.
 Astragalus matiensis P.C. Li
 Astragalus mattam H.T.Tsai & T.F.Yu
 Astragalus maurorum Murb.
 Astragalus maurus (Humbert & Maire) Pau
 Astragalus maverranagri Popov
 Astragalus maximowiczii Trautv.
 Astragalus maxwellii Benth.
 Astragalus mayeri Micevski
 Astragalus medius Schrenk
 Astragalus medorum Bornm.
 Astragalus megacarpus (Torr. & A.Gray) A.Gray
 Astragalus megalanthus DC.
 Astragalus megalocystis Bunge
 Astragalus megalomerus Bunge
 Astragalus megalotropis Bunge
 Astragalus megricus Grossh.
 Astragalus meiliensis C. Chen & Zi G. Qian
 Astragalus melanocalyx Boiss. & Buhse
 Astragalus melanochiton I.Deml
 Astragalus melanocladus Lipsky
 Astragalus melanocomus Popov
 Astragalus melanodon Boiss.
 Astragalus melanostachys Bunge
 Astragalus melilotoides Pall.
 Astragalus memnonius Maassoumi & Podlech
 Astragalus mendax Freyn
 Astragalus mendocinus Gómez-Sosa
 Astragalus mercklinii Boiss. & Buhse
 Astragalus merkensis Kamelin & Kovalevsk.
 Astragalus merkianus Aitch. & Baker
 Astragalus merxmuelleri Podlech
 Astragalus mesatlanticus Andr.
 Astragalus mesites Boiss. & Buhse
 Astragalus mesopterus Griseb.
 Astragalus michaelis Boriss.
 Astragalus michauxii (Kuntze) F.J.Herm.
 Astragalus micrancistrus Boiss. & Hausskn.
 Astragalus micranthellus Wedd.
 Astragalus micranthus Desv.
 Astragalus microcalycinus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus microcymbus Barneby
 Astragalus microcystis A.Gray
 Astragalus microdontus Baker
 Astragalus micromerius Barneby
 Astragalus microphysa Boiss.
 Astragalus mieheorum Podl. & L.R. Xu
 Astragalus miguelensis Greene
 Astragalus mikrophyton Sirj. & Rech.f.
 Astragalus milingensis C.C.Ni & P.C.Li
 Astragalus miniatus Bunge
 Astragalus minimus Vogel
 Astragalus minshanensis K.T. Fu
 Astragalus minthorniae (Rydb.) Jeps.
 Astragalus minutidentatus Y.C.Ho
 Astragalus minutissimus Wedd.
 Astragalus minutulus Maassoumi
 Astragalus mirabilis Lipsky
 Astragalus miralamensis Podlech
 Astragalus mironovii Pachom. & Rassulova
 Astragalus mirus Sosn.
 Astragalus misellus S.Watson
 Astragalus miser Hook.
 Astragalus miseriflorus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus mishouensis Turrill
 Astragalus missouriensis Nutt.
 Astragalus miyalomontis P.C. Li
 Astragalus moellendorffii Bunge
 Astragalus moencoppensis M.E.Jones
 Astragalus mogoltavicus Popov
 Astragalus mohavensis S.Watson
 Astragalus mojavensis S. Watson
 Astragalus mokeevae Popov
 Astragalus mokiacensis A.Gray
 Astragalus molestus Rech.f.
 Astragalus mollissimus Torr.
 Astragalus molybdenus Barneby
 Astragalus monadelphus Maxim.
 Astragalus monanthemus Boiss.
 Astragalus monanthus K.T.Fu
 Astragalus monbeigii G.Simpson
 Astragalus mongholicus Bunge
 Astragalus mongutensis Lipsky
 Astragalus monoensis Barneby
 Astragalus monozyx Bornm.
 Astragalus monspessulanus L.
 Astragalus monteroi I.M.Johnst.
 Astragalus monticola Phil.
 Astragalus montigenus (Hand.-Mazz.) Cheng f. ex P.C. Li
 Astragalus montii S.L.Welsh
 Astragalus montis-aquilis Grossh.
 Astragalus montivagus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus monumentalis Barneby
 Astragalus moranii Barneby
 Astragalus mossulensis Bunge
 Astragalus moupinensis Franch.
 Astragalus moyanoi Speg.
 Astragalus mozaffarianii Maassoumi
 Astragalus mucidus Bunge
 Astragalus mucronifolius Boiss.
 Astragalus muelleri Steud. & Hochst.
 Astragalus mugodsharicus Bunge
 Astragalus mulfordiae M.E.Jones
 Astragalus muliensis Hand.-Mazz.
 Astragalus multiceps Benth.
 Astragalus multijugus DC.
 Astragalus mundulus Podlech
 Astragalus munroi Bunge
 Astragalus murinus Boiss.
 Astragalus muschketovii B.Fedtsch.
 Astragalus musimonum Barneby
 Astragalus musiniensis M.E.Jones
 Astragalus myrianthus Beck

n 
 Astragalus naftabensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus naignichus (P.C. Li) Y.H. Xu & Q.R. Liu
 Astragalus nakaoi Kitam.
 Astragalus namanganicus Popov
 Astragalus nanellus H.T.Tsai & T.F.Yu
 Astragalus nanjiangianus K.T.Fu
 Astragalus nanshanicus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus naturitensis Payson
 Astragalus neglectus (Torr. & A.Gray) E.Sheld.
 Astragalus nelidae Gómez-Sosa
 Astragalus nelsonianus Barneby
 Astragalus nematodes Boiss.
 Astragalus nematodioides H. Ohba, Akiyama & S.K. Wu
 Astragalus nenilinii Khass. & Malzev
 Astragalus neo-mobayenii Maassoumi
 Astragalus neo-podlechii Maassoumi
 Astragalus neo-popovii Golosk.
 Astragalus neobarnebyanus Gomez-Sosa
 Astragalus neoburkartianus Gomez-Sosa
 Astragalus neocarpus Gómez-Sosa
 Astragalus neolipskyanus Popov
 Astragalus neomexicanus Wooton & Standl.
 Astragalus neomonadelphus H.T.Tsai & T.F.Yu
 Astragalus neomonodelphus H.T. Tsai & T.T. Yu
 Astragalus nepalensis Podlech
 Astragalus nephtonensis Freyn
 Astragalus neplii (Kamelin) Podl.
 Astragalus neubauerianus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus neuquenensis Gomez-Sosa
 Astragalus neurophyllus Franch.
 Astragalus nevinii A.Gray
 Astragalus newberryi A.Gray
 Astragalus nicharensis Bunge
 Astragalus nicolai Boriss.
 Astragalus nicorae Gomez-Sosa
 Astragalus nidularius Barneby
 Astragalus nigricalycis (M.E. Jones) Abrams
 Astragalus nigricans Barneby
 Astragalus nigriceps Popov
 Astragalus nigritus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus nigrivestitus Podlech & I.Deml
 Astragalus nigrocalyx Slobodov
 Astragalus nigrocarpus Khass. & Malzev
 Astragalus nigrodentatus N. Ulziykh. ex Podl. & L.R. Xu
 Astragalus nigrolineatus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus nikitinae B.Fedtsch.
 Astragalus ninae Pavlov
 Astragalus ningxiaensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus nishapurensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus nitens Boiss. & Heldr.
 Astragalus nitidiflorus Jimenez & Pau
 Astragalus nivalis Kar. & Kir.
 Astragalus nivicola Gomez-Sosa
 Astragalus nobilis B.Fedtsch.
 Astragalus norvegicus Grauer
 Astragalus nothoxys A.Gray
 Astragalus novissimus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus noziensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus nuciferus Bunge
 Astragalus nucleosus Popov
 Astragalus nudisiliquus A.Nelson
 Astragalus nudus Clos
 Astragalus nummularius Lam.
 Astragalus nurabadensis Maassoumi & Podlech
 Astragalus nuratensis Popov
 Astragalus nurensis Boiss. & Buhse
 Astragalus nutans M.E.Jones
 Astragalus nutriosensis M.J.Sand.
 Astragalus nuttallianus DC.
 Astragalus nuttallii (Torr. & A.Gray) J.T.Howell
 Astragalus nutzotinensis J.Rousseau
 Astragalus nyensis Barneby

o 
 Astragalus obcordatus Elliott
 Astragalus obscurus S.Watson
 Astragalus obtusifoliolus (S.B. Ho) Podl. & L.R.Xu
 Astragalus occultus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus ochotensis A.P.Khokhr.
 Astragalus ochranthus Gontsch.
 Astragalus ochreatus Bunge
 Astragalus ochrias Bunge
 Astragalus ochrochlorus Boiss. & Hohen.
 Astragalus ochroleucus (Hook. & Arn.) Reiche
 Astragalus odoratus Lam.
 Astragalus oihorensis Ali
 Astragalus olchonensis Gontsch.
 Astragalus oldenburgii B.Fedtsch.
 Astragalus olgae Bunge
 Astragalus oligophyllus Boiss.
 Astragalus omissus Pachom.
 Astragalus oncotrichus Bunge
 Astragalus oniciformis Barneby
 Astragalus onobrychioides M.Bieb.
 Astragalus onobrychis L.
 Astragalus oocalycis M.E.Jones
 Astragalus oocarpus A.Gray
 Astragalus oocephalus Boiss.
 Astragalus oophorus S.Watson
 Astragalus ophiocarpus Boiss.
 Astragalus oplites Benth. ex R. Parker
 Astragalus orbicularifolius C.C.Ni & P.C.Li
 Astragalus orbiculatus Ledeb.
 Astragalus orcuttianus S.Watson
 Astragalus ordubadensis Grossh.
 Astragalus oreades C.A.Mey.
 Astragalus oreganus Torr. & A.Gray
 Astragalus oreocharis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus ornithopodioides Lam.
 Astragalus ornithorrhynchus Popov
 Astragalus oroproselius Rech.f.
 Astragalus orthocarpoides Sirj. & Rech.f.
 Astragalus orthocarpus I.M.Johnst.
 Astragalus ortholobiformis Sumnev.
 Astragalus ortholobus Bunge
 Astragalus orthorhynchus Bornm.
 Astragalus osterhoutii M.E.Jones
 Astragalus otiporensis Boiss.
 Astragalus ovatus DC.
 Astragalus ovczinnikovii Boriss.
 Astragalus ovigerus Boiss.
 Astragalus ovoideus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus owirensis Podlech
 Astragalus oxyglottis M.Bieb.
 Astragalus oxyodon Baker
 Astragalus oxyphysopsis Barneby
 Astragalus oxyphysus A.Gray
 Astragalus oxypterus Boriss.
 Astragalus oxyrhynchus Hemsl.
 Astragalus oxyrrhynchus Fisch. & C.A.Mey.

p 
 Astragalus pachypus Greene
 Astragalus pachyrachis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus pachyrhizus Popov
 Astragalus pakistanicus Podlech
 Astragalus paktiensis Podlech
 Astragalus palenae (Phil.) Reiche
 Astragalus palibinii Polozhij
 Astragalus pallescens M.Bieb.
 Astragalus palmeri A.Gray
 Astragalus pamirensis sensu Ovcz. & Rassulova
 Astragalus pamiricus (B. Fedtsch.) B. Fedtsch.
 Astragalus panamintensis E.Sheld.
 Astragalus panduratus Bunge
 Astragalus papillosus Podlech
 Astragalus paposanus I.M.Johnst.
 Astragalus paradoxus Bunge
 Astragalus paralipomenus Bunge
 Astragalus paralurges Bunge
 Astragalus paraplesius Bunge
 Astragalus pardalinus (Rydb.) Barneby
 Astragalus parimanicus Parsa
 Astragalus parodii I.M.Johnst.
 Astragalus parryi A.Gray
 Astragalus parvicarinatus S.B.Ho
 Astragalus parvulus Bornm.
 Astragalus parvus Hemsl.
 Astragalus parwanicus Podlech & I.Deml
 Astragalus pastorius H.T.Tsai & T.F.Yu
 Astragalus patagonicus (Phil.) Speg.
 Astragalus patentivillosus Gontsch.
 Astragalus patrius Maassoumi
 Astragalus pattersonii A.Gray
 Astragalus paucijugus Schrenk
 Astragalus pauper Bunge
 Astragalus pauperculus Greene
 Astragalus pauperiflorus Bornm.
 Astragalus pauperiformis B.Fedtsch.
 Astragalus pauranthus I.M.Johnst.
 Astragalus pavlovianus Gamajun.
 Astragalus pavlovii B.Fedtsch. & Basil.
 Astragalus paysonii (Rydb.) Barneby
 Astragalus peckii Piper
 Astragalus pectinatus (Hook.) G.Don
 Astragalus peduncularis Royle
 Astragalus pehuenches Niederl.
 Astragalus pelecinus (L.) Barneby
 Astragalus pellitus Bunge
 Astragalus peltatus Podlech & I.Deml
 Astragalus peltopsis (Rech. f. & Edelb.) Podlech & Rech. f.
 Astragalus penduliflorus Lam.
 Astragalus pendulinus Popov & B.Fedtsch.
 Astragalus penetratus Maassoumi
 Astragalus penicillatus Podlech
 Astragalus pennellianus Barneby
 Astragalus pentanthus Boiss.
 Astragalus perbrevis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus perdurans Podlech
 Astragalus peregrinus Vahl
 Astragalus perianus Barneby
 Astragalus perpexus Maassoumi
 Astragalus perplexans Podlech
 Astragalus persepolitanus Boiss.
 Astragalus persicus (DC.) Fisch. & C.A.Mey.
 Astragalus persimilis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus peruvianus Vogel
 Astragalus peterae H.T.Tsai & T.F.Yu
 Astragalus peterfii Jav.
 Astragalus petkoffii B.Fedtsch.
 Astragalus petraeus Kar. & Kir.
 Astragalus petri-primi Rassulova & Strizhova
 Astragalus petropolitanus E.Sheld.
 Astragalus petropylensis Bunge
 Astragalus petunnikowii Litv.
 Astragalus phalacrophyton I.Deml
 Astragalus phlomoides Boiss.
 Astragalus phoenix Barneby
 Astragalus phyllokentrus Hausskn. & Bornm.
 Astragalus phyllostachys Boiss. & Hausskn.
 Astragalus physocalyx Fisch.
 Astragalus physocarpus Ledeb.
 Astragalus physodes L.
 Astragalus pichleri Beck
 Astragalus pickeringii A.Gray
 Astragalus pictiformis Barneby
 Astragalus piletocladus Freyn & Sint.
 Astragalus pinetorum Boiss.
 Astragalus pinonis M.E.Jones
 Astragalus piptocephalus Boiss. & Hausskn.
 Astragalus piranshahricus Maassoumi & Podlech
 Astragalus piscator Barneby & S.L.Welsh
 Astragalus pischtovensis Gontsch.
 Astragalus piscinus (M.E.Jones) Barneby
 Astragalus pish-chakensis Maassoumi
 Astragalus pissisi (Phil.) I.M.Johnst.
 Astragalus piutensis Barneby & Mabb.
 Astragalus plagiophacos Maassoumi & Podlech
 Astragalus plattensis Torr. & A.Gray
 Astragalus platycarpus (Rydb.) Barneby
 Astragalus platyphyllus Kar. & Kir.
 Astragalus platysematus Bunge
 Astragalus platytropis A.Gray
 Astragalus plebeius Boiss.
 Astragalus plumbeus (Nevski) Gontsch.
 Astragalus podlechii I.Deml
 Astragalus podocarpus C.A.Mey.
 Astragalus podolobus Boiss.
 Astragalus podosphaerus Boiss. & Hausskn.
 Astragalus polaris (Seem.) Hook.
 Astragalus poliotrichus Bornm.
 Astragalus politovii Krylov
 Astragalus polozhiae Timokhina
 Astragalus poluninii Podlech
 Astragalus polyacanthus Benth.
 Astragalus polybotrys Boiss.
 Astragalus polyceras Kar. & Kir.
 Astragalus polycladus Bureau & Franch.
 Astragalus polygala Pall.
 Astragalus polyphyllus Bunge
 Astragalus polytimeticus Popov
 Astragalus pomonensis M.E.Jones
 Astragalus ponticus Pall.
 Astragalus popovii Pavlov
 Astragalus porphyreus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus porphyrocalyx Y.C.Ho
 Astragalus porphyrodon C.C.Towns.
 Astragalus porphyrophysa Bornm. & Gauba
 Astragalus porrectus S.Watson
 Astragalus potaninii N.Ulziykh.
 Astragalus potosinus Barneby
 Astragalus praelongus E.Sheld.
 Astragalus praeteritus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus prattii G.Simpson
 Astragalus preussii A.Gray
 Astragalus prilipkoanus Grossh.
 Astragalus pringlei S.Watson
 Astragalus prodigiosus K.T.Fu
 Astragalus propinquus Schischkin
 Astragalus prorifer M.E.Jones
 Astragalus proximus (Rydb.) Wooton & Standl.
 Astragalus przewalskii Bunge
 Astragalus psammophilus Golosk.
 Astragalus pseudo-beckii Sirj. & Rech.f.
 Astragalus pseudoadsurgens Jurtzev
 Astragalus pseudoamygdalinus Popov
 Astragalus pseudoanthylloides Gontsch.
 Astragalus pseudoaustralis Fisch. & C.A.Mey.
 Astragalus pseudobabatagi M.G.Pakhomova & Rassul.
 Astragalus pseudoborodinii S.B.Ho
 Astragalus pseudobrachystachys Sirj. & Rech.f.
 Astragalus pseudobrachytropis Gontsch.
 Astragalus pseudochlorostachys Ali
 Astragalus pseudochorinensis N.Ulziykh.
 Astragalus pseudocyclophyllus Rech.f.
 Astragalus pseudocytisoides Popov
 Astragalus pseudodianthus Nabelek
 Astragalus pseudoeremophysa Popov
 Astragalus pseudofragiferus Tietz
 Astragalus pseudofragrans C.C.Towns.
 Astragalus pseudoglaucus Klokov
 Astragalus pseudogompholobium Podlech
 Astragalus pseudohirsutus Nyar.
 Astragalus pseudohofmeisteri Sirj. & Rech.f.
 Astragalus pseudohypogaeus S.B.Ho
 Astragalus pseudoibicinus Maassoumi & Podlech
 Astragalus pseudoindurascens Sirj. & Rech.f.
 Astragalus pseudoiodanthus Barneby
 Astragalus pseudojagnobicus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus pseudojohannis Maassoumi & Podlech
 Astragalus pseudokurrumensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus pseudomegalomerus Popov
 Astragalus pseudomultijugus Podlech
 Astragalus pseudonobilis Popov
 Astragalus pseudoparrowianus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus pseudopellitus Podlech
 Astragalus pseudopendulinus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus pseudopsilacanthus Ali
 Astragalus pseudopurpureus Gusul.
 Astragalus pseudorhacodes Gontsch.
 Astragalus pseudoscaberrimus S.B.Ho
 Astragalus pseudoscoparius Gontsch.
 Astragalus pseudoszovitsii Sirj. & Rech.f.
 Astragalus pseudotauricola (Ponert) Podl.
 Astragalus pseudotesticulatus N.Ulziykh.
 Astragalus pseudotetrastichus M.N.Abdull.
 Astragalus pseudotomentellus Podlech
 Astragalus pseudoutriger Grossh.
 Astragalus pseudoversicolor Y.C.Ho
 Astragalus pseudovinus Maassoumi & Podlech
 Astragalus pseudovulpinus N.Ulziykh.
 Astragalus pseudozagrosicus Maassoumi & Podlech
 Astragalus psilacanthus Boiss.
 Astragalus psilocentros Fisch.
 Astragalus psilolobus Putschkova
 Astragalus psilolophus Schrenk
 Astragalus psilosepalus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus pskemensis Popov
 Astragalus pterocarpus S.Watson
 Astragalus ptulepilosus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus ptychophyllus Boiss.
 Astragalus pubentissimus Torr. & A.Gray
 Astragalus puberulus Ledeb.
 Astragalus pueblae M.E.Jones
 Astragalus pulcher Korovin
 Astragalus puligumrensis Rech.f.
 Astragalus pullus G.Simpson
 Astragalus pulposus Popov
 Astragalus pulsiferae A.Gray
 Astragalus pulviniformis I.M.Johnst.
 Astragalus punae I.M.Johnst.
 Astragalus punctatus Bunge
 Astragalus puniceus Osterh.
 Astragalus purdomii G.Simpson
 Astragalus purpurascens Bunge
 Astragalus purpurinus (Y.C. Ho) Podl. & L.R. Xu
 Astragalus purpusii M.E.Jones
 Astragalus purshii Hook.
 Astragalus pushtashanicus C.C.Towns.
 Astragalus pusillus Vogel
 Astragalus pycnolobus Bunge
 Astragalus pycnorhizus Benth.
 Astragalus pycnostachyus A.Gray
 Astragalus pygmaeus (Nutt.) M.E. Jones
 Astragalus pyrrhotrichus Boiss.

q 
 Astragalus qitaiensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus quinqueflorus S.Watson
 Astragalus quinquefoliolatus Bunge
 Astragalus quinquejugus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus quisqualis Bunge

r 
 Astragalus racemosus Pursh
 Astragalus raddeanus Regel
 Astragalus raddei Basil.
 Astragalus radicans Hornem.
 Astragalus radkanensis Bunge
 Astragalus rafaelensis M.E.Jones
 Astragalus rahensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus ramitensis Rassulova
 Astragalus raphaelis Ferro
 Astragalus raphiodontus Boiss.
 Astragalus rariflorus Ledeb.
 Astragalus rarissimus Popov
 Astragalus rassoulii Podlech
 Astragalus rattanii A.Gray
 Astragalus ravenii Barneby
 Astragalus rawianus C.C.Towns.
 Astragalus rawlinsianus Aitch. & Baker
 Astragalus razicus Parsa
 Astragalus recognitus Fisch.
 Astragalus recurvus Greene
 Astragalus reduncus Pall.
 Astragalus reesei Maire
 Astragalus reflexistipulus Miq.
 Astragalus reflexus Torr. & A.Gray
 Astragalus refractus Boiss. & Buhse
 Astragalus regestus Maassoumi
 Astragalus regiomontanus Barneby
 Astragalus registanicus Rech.f.
 Astragalus reichei Speg.
 Astragalus reinii Ball
 Astragalus remanens Nabelek
 Astragalus remotiflorus Boiss.
 Astragalus remotifolius Boiss. & Hausskn.
 Astragalus remotijugus Boiss. & Hohen.
 Astragalus remotus (M.E.Jones) Barneby
 Astragalus renzianus Podlech
 Astragalus reshadensis Podlech
 Astragalus retamocarpus Boiss.
 Astragalus reticulato-venosus Maassoumi & Podlech
 Astragalus reticulatus M.Bieb.
 Astragalus retusifoliatus Y.C.Ho
 Astragalus reuterianus Boiss.
 Astragalus reventiformis (Rydb.) Barneby
 Astragalus reventus A.Gray
 Astragalus reverdattoanus Sumnev.
 Astragalus rhabdophorus Bornm.
 Astragalus rhacodes Bunge
 Astragalus rhizanthus Benth.
 Astragalus rhizocephalus Baker
 Astragalus rhodosemius Boiss. & Hausskn.
 Astragalus richii A.Gray
 Astragalus rigidulus Bunge
 Astragalus rimarum Bornm.
 Astragalus riouxii Rech.f.
 Astragalus riparius Barneby
 Astragalus ripleyi Barneby
 Astragalus rivashensis Maassoumi
 Astragalus robbinsii A.Gray
 Astragalus robustus Bunge
 Astragalus roemeri Simonk.
 Astragalus rollovii Grossh.
 Astragalus romasanus Ulbr.
 Astragalus rosae Kirchhoff
 Astragalus roschanicus B.Fedtsch.
 Astragalus rosellus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus roseus (Steven) Ledeb.
 Astragalus rostratus C.A.Mey.
 Astragalus rotundus Gontsch.
 Astragalus rubellus Gontsch.
 Astragalus rubescens Kovalevsk. & Vved.
 Astragalus rubriflorus Bunge
 Astragalus rubrifolius V.V.Nikitin
 Astragalus rubrigalli Popov
 Astragalus rubrivenosus Gontsch.
 Astragalus rubrocalycinus Maassoumi & Podlech
 Astragalus rubrolineatus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus rubromarginatus Czerniak.
 Astragalus rubrostriatus Bunge
 Astragalus rubtzovii Boriss.
 Astragalus rudolffii N.Ulziykh.
 Astragalus rufescens Freyn
 Astragalus ruiz-lealii I.M.Johnst.
 Astragalus rumpens Meffert
 Astragalus rupifragiformis Popov
 Astragalus rupifragus Pall.
 Astragalus rusbyi Greene
 Astragalus ruscifolius Boiss.
 Astragalus rytidocarpus Ledeb.
 Astragalus rytilobus Bunge
 Astragalus rzaevii Grossh.

s 
 Astragalus sabuletorum Ledeb.
 Astragalus sabulonum A.Gray
 Astragalus sabulosus M.E.Jones
 Astragalus sabzakensis Kirchhoff
 Astragalus saccatocarpus K.T.Fu
 Astragalus saccatus Boiss.
 Astragalus saccocalyx Fisch. & C.A.Mey.
 Astragalus sachalinensis Bunge
 Astragalus sachanewii Sirj.
 Astragalus sachokianus Grossh.
 Astragalus saetiger Becht
 Astragalus saganlugensis Trautv.
 Astragalus sagastaigolensis N. Ulziykh. ex Podl. & L.R. Xu
 Astragalus sahendi Buhse
 Astragalus saichanensis Sanchir
 Astragalus salangensis Podlech
 Astragalus salatavicus Bunge
 Astragalus salmonis M.E.Jones
 Astragalus salsugineus Kar. & Kir.
 Astragalus sanandajianus Tietz
 Astragalus sanbilingensis H.T.Tsai & T.F.Yu
 Astragalus sanctae-crucis Speg.
 Astragalus sanctorum Barneby
 Astragalus sanczirii N.Ulziykh.
 Astragalus sandalaschensis Nikitina
 Astragalus sangcharakensis Podlech
 Astragalus sangesuricus Boriss.
 Astragalus sangimashensis Rech.f.
 Astragalus sangonensis Širj. & Rech. f.
 Astragalus sanguineus Rydb.
 Astragalus sanguinolentus M.Bieb.
 Astragalus sarae Eig
 Astragalus saralensis Gontsch.
 Astragalus saratagius Bunge
 Astragalus sarbasnensis B.Fedtsch.
 Astragalus sarchanensis Gontsch.
 Astragalus sarcocolla Dymock
 Astragalus sardaimionensis Ovcz. & Rassulova
 Astragalus sarobiensis Rech.f.
 Astragalus sarygorensis Rassulova
 Astragalus sarytavicus Popov
 Astragalus satoi Kitag.
 Astragalus satteotoichus Gontsch.
 Astragalus saurinus Barneby
 Astragalus savellanicus Podlech
 Astragalus saxifractor Rech.f. & Gilli
 Astragalus saxorum G.Simpson
 Astragalus scaberrimus Bunge
 Astragalus scabrisetus Bong.
 Astragalus scalaris S.Watson
 Astragalus scaphoides (M.E.Jones) Rydb.
 Astragalus schachbuzensis Rzazade
 Astragalus schachdarinus Lipsky
 Astragalus schachimardanus Basil.
 Astragalus schahrudensis Bunge
 Astragalus schanginianus Pall.
 Astragalus schelichowii Turcz.
 Astragalus schemachensis Karjagin
 Astragalus scheremetevianus B.Fedtsch.
 Astragalus schimperi Boiss.
 Astragalus schinetorum Barneby
 Astragalus schirkuhicus Bornm.
 Astragalus schistocalyx Bunge
 Astragalus schistosus Boiss. & Hohen.
 Astragalus schizotropis Murb.
 Astragalus schmalhausenii Bunge
 Astragalus schmidii Podlech
 Astragalus schmolliae C.L.Porter
 Astragalus schrenkianus Fisch. & C.A.Mey.
 Astragalus schugnanicus B.Fedtsch.
 Astragalus schumilovae Polozhij
 Astragalus schutensis Gontsch.
 Astragalus sciadophorus Franch.
 Astragalus sciureus Boiss. & Hohen.
 Astragalus sclerocarpus A.Gray
 Astragalus scleropodius Ledeb.
 Astragalus scleroxylon Bunge
 Astragalus scoparius Schrenk
 Astragalus scopulorum Porter
 Astragalus scorpioides Willd.
 Astragalus scorpiurus Bunge
 Astragalus scutaneus Barneby
 Astragalus secretus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus secundiflorus Rassulova
 Astragalus secundus DC.
 Astragalus sedaensis Y.C.Ho
 Astragalus segazicus Parsa
 Astragalus seidabadensis Bunge
 Astragalus semenovii Bunge
 Astragalus semicircularis P.C. Li
 Astragalus semideserti Gontsch.
 Astragalus semilunatus Podlech
 Astragalus semnanensis Bornm. & Rech.f.
 Astragalus sempervirens Lam.
 Astragalus senilis Bornm.
 Astragalus sepultipes (Barneby) Barneby
 Astragalus serenoi (Kuntze) E.Sheld.
 Astragalus sericeocanus Gontsch.
 Astragalus sericeopuberulus Boriss.
 Astragalus sericopetalus Trautv.
 Astragalus sericophyllus Griseb.
 Astragalus sericostachys Stocks
 Astragalus serpens M.E.Jones
 Astragalus sesameus L.
 Astragalus sesamoides Boiss.
 Astragalus sesquiflorus S.Watson
 Astragalus setosulus Gontsch.
 Astragalus setulosus Gontsch.
 Astragalus sevangensis Grossh.
 Astragalus severzovii Bunge
 Astragalus sewertzovii Bunge
 Astragalus shagalensis Grossh.
 Astragalus shahpouricus Parsa
 Astragalus sharestanicus Podlech & I.Deml
 Astragalus sharifii Sirj. & Rech.f.
 Astragalus shatuensis Podlech
 Astragalus sheldonii (Rydb.) Barneby
 Astragalus shelkovnikovii Grossh.
 Astragalus sheriffii Podlech
 Astragalus shevockii Barneby
 Astragalus shinanensis Ohwi
 Astragalus shiroumensis Makino
 Astragalus shortianus Torr. & A.Gray
 Astragalus shultziorum Barneby
 Astragalus siahderrensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus sichuanensis L. Meng, X.Y. Zhu & P.G. Xiao
 Astragalus sieberi DC.
 Astragalus sierrae (M.E. Jones) Tidestr.
 Astragalus sieversianus Pall.
 Astragalus sikkimensis Bunge
 Astragalus sikokianus Nakai
 Astragalus siliceus Barneby
 Astragalus siliquosus Boiss.
 Astragalus simplicifolius (Torr. & A.Gray) A.Gray
 Astragalus simpsonii E.Peter
 Astragalus sinaicus Boiss.
 Astragalus sinaloae Barneby
 Astragalus sinicus L.
 Astragalus sinkiangensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus sinuatus Piper
 Astragalus sirensis Turrill
 Astragalus sirinicus Ten.
 Astragalus sisyrodites Bunge
 Astragalus sitiens Bunge
 Astragalus skorniakowi B.Fedtsch.
 Astragalus skythropos Bunge
 Astragalus smithianus E.Peter
 Astragalus sobolevskiae Polozhij
 Astragalus sogdianus Bunge
 Astragalus sogotensis Lipsky
 Astragalus sojakii Podlech
 Astragalus solandri Lowe
 Astragalus solitarius M.Peck
 Astragalus somcheticus K.Koch
 Astragalus sommieri Freyn
 Astragalus sophoroides M.E.Jones
 Astragalus souliei G.Simpson
 Astragalus soxmaniorum Lundell
 Astragalus spachianus Boiss.
 Astragalus spaldingii A.Gray
 Astragalus sparsiflorus A.Gray
 Astragalus sparsus Decne.
 Astragalus spartioides Kar. & Kir.
 Astragalus spatulatus E.Sheld.
 Astragalus speciosissimus Pavlov
 Astragalus speciosus Boiss. & Hohen.
 Astragalus spegazzinii I.M.Johnst.
 Astragalus speirocarpus A.Gray
 Astragalus sphaeranthus Boiss.
 Astragalus sphaerocystis Bunge
 Astragalus sphaerophysa Kar. & Kir.
 Astragalus spinellus Boiss. & Hausskn.
 Astragalus spinescens Bunge
 Astragalus spinosus (Forssk.) Muschl.
 Astragalus sprucei I.M.Johnst.
 Astragalus spruneri Boiss.
 Astragalus spryginii Popov
 Astragalus squarrosulus Sanchir
 Astragalus squarrosus Bunge
 Astragalus stalinskyi Sirj.
 Astragalus stapfii Sirj.
 Astragalus steinbergianus Sumnev.
 Astragalus steineranus Podlech
 Astragalus stella L.
 Astragalus stenanthus Bunge
 Astragalus stenocarpus Gontsch.
 Astragalus stenoceras C.A.Mey.
 Astragalus stenoceroides Boriss.
 Astragalus stenocystis Bunge
 Astragalus stenolepis Fisch.
 Astragalus stenopterus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus stenostegius Boiss. & Hausskn.
 Astragalus stephenianus Aitch. & Baker
 Astragalus steppicola ""Sirj., Rech.f. & Aellen""
 Astragalus stepporum Podlech
 Astragalus sterilis Barneby
 Astragalus stevenianus DC.
 Astragalus stewartii Baker
 Astragalus stipitatus Bunge
 Astragalus stipulatus Sims
 Astragalus stipulosus Boriss.
 Astragalus stocksii Bunge
 Astragalus straturensis M.E.Jones
 Astragalus straussii Bornm.
 Astragalus striatiflorus Jones
 Astragalus strictilobus Barneby
 Astragalus strictipes Bornm.
 Astragalus strictus Benth.
 Astragalus strigosostipulatus Rech.f. & Koie emend.I.Deml
 Astragalus strigulosus Kunth
 Astragalus strizhovae Ovcz. & Rassulova
 Astragalus subalpinus Freyn
 Astragalus subarcuatus Popov
 Astragalus subauriculatus Gontsch.
 Astragalus subbijugus Ledeb.
 Astragalus subcinereus A.Gray
 Astragalus subdjenarensis L.I.Vassiljeva
 Astragalus suberosus Banks & Sol.
 Astragalus subexcendens Gontsch.
 Astragalus subinduratus Gontsch.
 Astragalus submaculatus Boriss.
 Astragalus submitis Boiss. & Hohen.
 Astragalus subrosulariformis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus subrosularis Gontsch.
 Astragalus subscaposus Boriss.
 Astragalus subschachimardanus Popov
 Astragalus subsecundus Boiss. & Hohen.
 Astragalus subspinescens Popov
 Astragalus subspongocarpus Ovcz. & Rassulova
 Astragalus substenoceras Boriss.
 Astragalus substipitatus Gontsch.
 Astragalus subternatus Pavlov
 Astragalus subuliformis DC.
 Astragalus subumbellatus Klotzsch
 Astragalus subverticillatus Gontsch.
 Astragalus subvestitus (Jeps.) Barneby
 Astragalus succumbens Hook.
 Astragalus suffalcatus Bunge
 Astragalus suffruticosus DC.
 Astragalus suidenensis Bunge
 Astragalus sulcatus L.
 Astragalus sulfuratus Rech.f. & Gilli
 Astragalus sultani Ali
 Astragalus sumbari Popov
 Astragalus sumneviczii Pavlov
 Astragalus sungpanensis E.Peter
 Astragalus supervisus (Kuntze) E.Sheld.
 Astragalus supinus C.A.Mey.
 Astragalus supraglaber Kitam.
 Astragalus supralaevis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus suprapilosus Gontsch.
 Astragalus surchobi Gontsch.
 Astragalus susianus Boiss.
 Astragalus sutchuenensis Franch.
 Astragalus sympileicarpus Rech.f.
 Astragalus syreitschikovii Pavlov
 Astragalus szovitsii Fisch. & C.A.Mey.

t 
 Astragalus tabrisianus Boiss. & Buhse
 Astragalus tachdirtensis Andr.
 Astragalus taipaishanensis Y.C.Ho
 Astragalus taiyuanensis S.B.Ho
 Astragalus takharensis Podlech
 Astragalus takhtadzhjanii Grossh.
 Astragalus talagonicus Boiss.
 Astragalus talassicus Popov
 Astragalus talbotianus Aitch. & Baker
 Astragalus talimansurensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus tamiricus N.Ulziykh.
 Astragalus tanae Sosn.
 Astragalus tanaiticus K.Koch
 Astragalus tanguticus Batalin
 Astragalus taochius Woronov
 Astragalus tarchankuticus Boriss.
 Astragalus tarijensis Wedd.
 Astragalus tarumensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus taschkendicus Bunge
 Astragalus tashkutanus V.A.Nikitin
 Astragalus tashqurghanicus Rech.f. & Podlech
 Astragalus tataricus Franch.
 Astragalus tatjanae Lincz.
 Astragalus tatsienensis Bureau & Franch.
 Astragalus taubertianus E.A.Durand & Barratte
 Astragalus tauricolus Boiss.
 Astragalus tawilicus C.C.Towns.
 Astragalus teberdensis B.Fedtsch.
 Astragalus tecti-mundi Freyn
 Astragalus tegetarioides M.E.Jones
 Astragalus tehchingensis K.T.Fu
 Astragalus teheranicus Boiss.
 Astragalus tehuelches Speg.
 Astragalus tekesensis S.B.Ho
 Astragalus tekessicus Bajtenov
 Astragalus tekutjevii Gontsch.
 Astragalus temirensis Popov
 Astragalus tenax Bunge
 Astragalus tenellus Pursh
 Astragalus tener A.Gray
 Astragalus tennesseensis Chapman
 Astragalus tenuicaulis Bunge
 Astragalus tenuifolius L.
 Astragalus tenuiscapus Freyn & Bornm.
 Astragalus tephreschensis Rech.f. & al.
 Astragalus tephrodes A.Gray
 Astragalus tephrolobus Bunge
 Astragalus tephrosioides Boiss.
 Astragalus terekliensis Gontsch.
 Astragalus terektensis Fisjun
 Astragalus termeanus Maassoumi & Podlech
 Astragalus terminalis S.Watson
 Astragalus terracianoi Vals.
 Astragalus terrae-rubrae Butkov
 Astragalus terrestris Kitam.
 Astragalus tesquorum Podl. & L.R. Xu
 Astragalus testiculatus Pall.
 Astragalus tetrapterus A.Gray
 Astragalus tetrastichus Bunge
 Astragalus thaumasios Podlech
 Astragalus thermensis Vals.
 Astragalus thionanthus Bornm.
 Astragalus thlaspi Lipsky
 Astragalus thomsonii Podlech
 Astragalus thurberi A.Gray
 Astragalus thyrsiflorus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus tibetanus Bunge
 Astragalus tibeticola Podl. & L.R. Xu
 Astragalus tidestromii (Rydb.) Clokey
 Astragalus tiehmii Barneby
 Astragalus tigridis Boiss.
 Astragalus tingriensis C.C.Ni & P.C.Li
 Astragalus tioides (Rydb.) Barneby
 Astragalus titanophilus Barneby
 Astragalus titovii Gontsch.
 Astragalus toanus M.E.Jones
 Astragalus tokachiensis T.Yamaz. & Kadota
 Astragalus toksunensis S.B.Ho
 Astragalus tolgorensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus tolmaczevii Jurtzev
 Astragalus tolucanus Robinson & Seaton
 Astragalus tomentellus Podlech
 Astragalus tongolensis Ulbr.
 Astragalus toppinianus Ali
 Astragalus toquimanus Barneby
 Astragalus tortipes J.L.Anderson & J.M.Porter
 Astragalus tortuosus DC.
 Astragalus touranicus Freitag & Podlech
 Astragalus trachoniticus Post
 Astragalus trachyacanthus Fisch.
 Astragalus trachycarpus Gontsch.
 Astragalus tragacantha L.
 Astragalus transecticola Podl. & L.R. Xu
 Astragalus transnominatus M.N.Abdull.
 Astragalus traskiae Eastw.
 Astragalus tremolsianus Pau
 Astragalus tribulifolius Bunge
 Astragalus tribuloides Delile
 Astragalus tricarinatus A.Gray
 Astragalus trichanthus Golosk.
 Astragalus trichocarpus Benth.
 Astragalus tricholobus DC.
 Astragalus trichopodus (Torr. & A.Gray) A.Gray
 Astragalus triflorus (DC.) A.Gray
 Astragalus trigonelloides Boiss.
 Astragalus trigonocarpus (Turcz.) Bunge
 Astragalus trigonus DC.
 Astragalus trijugus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus trimestris L.
 Astragalus triqueter Bornm. & Gauba
 Astragalus triradiatus Bunge
 Astragalus troglodytus S.Watson
 Astragalus truncato-alatus Sirj. & Rech.f.
 Astragalus tsataensis C.C.Ni & P.C.Li
 Astragalus tscharynensis Popov
 Astragalus tschimganicus Popov
 Astragalus tschujensis Bunge
 Astragalus tshegemensis Galushko
 Astragalus tugarinovii Basil.
 Astragalus tulinovii B.Fedtsch.
 Astragalus tumbatsica C.Marquand & Airy Shaw
 Astragalus tumninensis N.S.Pavlova & Bassargin
 Astragalus tungensis G.Simpson
 Astragalus tupalangi Gontsch.
 Astragalus turajguricus Golosk.
 Astragalus turbinatus Bunge
 Astragalus turcomanicus Bunge
 Astragalus turczaninowii Kar. & Kir.
 Astragalus turgidocarpus K.T.Fu
 Astragalus turkestanus Bunge
 Astragalus turolensis Pau
 Astragalus turrillianus Parsa
 Astragalus tweedyi Canby
 Astragalus tyghensis M.Peck
 Astragalus typhaeformis Maassoumi
 Astragalus typhoideus Maassoumi
 Astragalus tyttocarpus Gontsch.

u 
 Astragalus ufraensis Freyn & Sint.
 Astragalus ugamicus Popov
 Astragalus ujalensis Gontsch.
 Astragalus uliginosus L.
 Astragalus ulodjensis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus ulothrix Beck
 Astragalus ulziykhutagii Sytin
 Astragalus umbellatus Bunge
 Astragalus umbraticus E.Sheld.
 Astragalus uncialis Barneby
 Astragalus uniflorus DC.
 Astragalus unifoliolatus Bunge
 Astragalus unijugus Bunge
 Astragalus unilateralis Kar. & Kir.
 Astragalus unilocularis Kamelin & Pachom.
 Astragalus uninodus Popov & Vved.
 Astragalus uraniolimneus Boiss.
 Astragalus urbanianus Ulbr.
 Astragalus urceolatus (Greene ex Rydb.) Greene ex Ch. Porter
 Astragalus urgunensis Podlech
 Astragalus urgutinus Lipsky
 Astragalus urmiensis Bunge
 Astragalus urunguensis N.Ulziykh.
 Astragalus ustiurtensis Bunge
 Astragalus utahensis (Torr.) Torr. & A.Gray
 Astragalus utriger Pall.

v 
 Astragalus vaccarum A.Gray
 Astragalus vaginatus Pall.
 Astragalus vagus Reiche
 Astragalus valerianensis I.M.Johnst.
 Astragalus vallaris M.E.Jones
 Astragalus vallestris Kamelin
 Astragalus vallicoides A.P.Khokhr.
 Astragalus vallicola Gontsch.
 Astragalus valparadisiensis Speg.
 Astragalus vanillae Boiss.
 Astragalus vardziae Charadze & Chinthib.
 Astragalus variabilis Maxim.
 Astragalus variegatus Freyn & Bornm.
 Astragalus variistipula Turrill
 Astragalus varius S.G.Gmel.
 Astragalus varus (J.F. Macbr.) Gómez-Sosa
 Astragalus varzobicus Gontsch.
 Astragalus vassilczenkoanus Golosk.
 Astragalus vassilczenkoi Berdyev
 Astragalus vavilovii Tamamsch. & Fed.
 Astragalus vegetior Gontsch.
 Astragalus vegetus Bunge
 Astragalus velatus Trautv.
 Astragalus velenowskyi Nabelek
 Astragalus venturii I.M.Johnst.
 Astragalus venulosus Boiss.
 Astragalus venustus Maassoumi & Podlech
 Astragalus veresczaginii Krylov & Sumnev.
 Astragalus vereskensis Maassoumi & Podlech
 Astragalus verrucosus Moris
 Astragalus versicolor Pall.
 Astragalus versipilus Rech.f. & Koie
 Astragalus verticillatus (Phil.) Reiche
 Astragalus verus Olivier
 Astragalus vescus Podl. & L.R. Xu
 Astragalus vesicarius L.
 Astragalus vesiculosus Clos
 Astragalus vessalae Maassoumi & Podlech
 Astragalus vexans Rech.f. & Koie
 Astragalus vexillaris Boiss.
 Astragalus vexilliflexus E.Sheld.
 Astragalus vicarius Lipsky
 Astragalus vicia Sirj. & Rech.f.
 Astragalus villosissimus Bunge
 Astragalus villosus Michx.
 Astragalus virens Pavlov
 Astragalus virgaeformis Sirj. & Rech.f.
 Astragalus viridiflavus N.Ulziykh.
 Astragalus viridiflorus Boriss.
 Astragalus viridiformis Sirj.
 Astragalus viridis Bunge
 Astragalus visibilis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus vogelii (Webb) Bornm.
 Astragalus volkii Rech.f.
 Astragalus vulcanicus Bornm.
 Astragalus vulpinus Willd.
 Astragalus vvedenskyi Popov

w 
 Astragalus wachschi B.Fedtsch.
 Astragalus wagneri Bunge
 Astragalus wardii A.Gray
 Astragalus waterfallii Barneby
 Astragalus webberi A.Gray
 Astragalus webbianus Benth.
 Astragalus weberbaueri Ulbr.
 Astragalus weddellianus (Kuntze) I.M.Johnst.
 Astragalus weirianus Aitch. & Baker
 Astragalus weiserensis (M.E. Jones) Abrams
 Astragalus weixiensis Y.C.Ho
 Astragalus weixinensis Y.C. Ho
 Astragalus welshii Barneby
 Astragalus wendelboi I.Deml
 Astragalus wenquanensis S.B.Ho
 Astragalus wensuensis S.B.Ho
 Astragalus wenxianensis Y.C.Ho
 Astragalus werdermannii I.M.Johnst.
 Astragalus wetherillii M.E.Jones
 Astragalus whitneyi A.Gray
 Astragalus williamsii Britton & Rydb.
 Astragalus willisii Popov
 Astragalus wilmottianus Stoj.
 Astragalus wingatanus S.Watson
 Astragalus winkleri Trautv.
 Astragalus wittmannii Barneby
 Astragalus woldemari Juz.
 Astragalus wolgensis Bunge
 Astragalus wolungensis P.C. Li
 Astragalus woodruffii M.E.Jones
 Astragalus wootonii E.Sheld.
 Astragalus wrangelii Sirj.
 Astragalus wrightii A.Gray
 Astragalus wulumuqianus K.T.Fu
 Astragalus wulumuquanus K.T. Fu
 Astragalus wushanicus G.Simpson

x 
 Astragalus xanthomeloides Korovin & Popov
 Astragalus xanthotrichus Ledeb.
 Astragalus xanthoxiphidiopsis Rech.f.
 Astragalus xiaojinensis Y.C.Ho
 Astragalus xiphidioides Freyn & Sint.
 Astragalus xiphidiopsis Bornm.
 Astragalus xiphidium Bunge
 Astragalus xiphoides (Barneby) Barneby
 Astragalus xipholobus Popov
 Astragalus xiqingshanicus Yu H. Wu
 Astragalus xitaibaicus (K.T. Fu) Podl. & L.R. Xu
 Astragalus xylobasis sensu Rawi
 Astragalus xylocladus Rech.f. & Gilli

y 
 Astragalus yamamotoi Miyabe & Tatew.
 Astragalus yanerwoensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus yangchangii Podl. & L.R. Xu
 Astragalus yangii C. Chen & Zi G. Qian
 Astragalus yangtzeanus G.Simpson
 Astragalus yatungensis C.C.Ni & P.C.Li
 Astragalus yechengensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus yoder-williamsii Barneby
 Astragalus yumenensis S.B.Ho
 Astragalus yunnanensis Franch.
 Astragalus yutianensis Podl. & L.R. Xu

z 
 Astragalus zacatecanus (Rydb.) Barneby
 Astragalus zadaensis Podl. & L.R. Xu
 Astragalus zagrosicus Boiss. & Hausskn.
 Astragalus zaissanensis Sumnev.
 Astragalus zangelanus Grossh.
 Astragalus zanskarensis Bunge
 Astragalus zaprjagaevii Gontsch.
 Astragalus zarokoensis Rassulova
 Astragalus zayuensis C.C.Ni & P.C.Li
 Astragalus zemuensis W.W.Sm.
 Astragalus zerdanus Boiss.
 Astragalus zhouquinus K.T. Fu
 Astragalus ziaratensis Podlech
 Astragalus zingeri Korsh.
 Astragalus zionis M.E.Jones
 Astragalus zohrabi Bunge
 Astragalus zuvanticus Grossh.

Примітки

Посилання 
 ILDIS species list for Astragalus 
 A large species list for Astragalus 
 The Plant List species list for Astragalus
 USDA species list for Astragalus 
 World checklist of Astragalus species from the Catalogue of Life , 2,997 species supplied by M. Hassler's World Plants.

 
астрагал